Това е списък на произведенията на северноирландския писател, литературен критик, есеист, професор по английска литература и християнски теолог Клайв Стейпълс Луис, известен и като К. С. Луис, издадени на английски и на български език. Включени са също и раздели с книги за автора (на английски и на други езици, вкл. и на български), филми за автора и уебсайтове за него и за произведенията му на английски език.

Серии

Космическа трилогия (Cosmic Trilogy или Space Trilogy) 
 Out of the Silent Planet (1938) – романОтвъд безмълвната планета, изд. „Сиела“ (2009), прев. Любомир Николов, ISBN 978-954-28-0474-1
 Perelandra (1943) – романПереландра (Пътуване към Венера), изд. „Сиела“ (2009), прев. Любомир Николов, ISBN 978-954-28-0475-8
 That Hideous Strength (1945) – романОнази грозна сила, изд. „Сиела“ (2009), прев. Любомир Николов, ISBN 978-954-28-0476-5
 The Dark Tower (1977) – незавършен роман, в „The Dark Tower and Other Stories“

Други произведения в света на „Космическа трилогия“ 
 The Tortured Planet (1946) – съкратена версия на That Hideous Strength
 The Cosmic Trilogy (1990) – сборник (част 1 – 3)
 Out of the Silent Planet/ Perelandra (2001) – компилация от част 1 и 2

Хрониките на Нарния (The Cronicles of Narnia) 
 The Lion, the Witch and the Wardrobe (1950)Лъвът, вещицата и дрешникът, изд. „Отечество“ (1985), прев. Александра Жулева Лъвът, вещицата и дрешникът, изд. „Аполо прес“ (1997), прев. Василка Георгиева, ISBN 954-8251-35-3Лъвът, вещицата и дрешникът, изд. „Труд“ (2005), прев. Василка Мирчева, ISBN 954-528-546-X
 Prince Caspian (1951), Принц Каспиан, изд. „Аполо прес“ (1997), прев. Ивайла Божанова, ISBN 954-8251-37-XПринц Каспиан, изд. „Труд“ (2005), прев. Ивайла Божанова, ISBN 954-528-551-6
 The Voyage of the Dawn Trader (1952)Плаването на „Разсъмване“, изд. „Аполо прес“ (1998), прев. Светла Биюкова, ISBN 954-8251-38-8Плаването на „Разсъмване“, изд. „Труд“ (2005), прев. Светла Биюкова, ISBN 954-528-552-4
 The Silver Chair (1953)Сребърният стол, изд. „Аполо прес“ (1998), прев. Светла Биюкова, ISBN 954-8251-39-6Сребърният стол, изд. „Труд“ (2005), прев. Светла Биюкова, ISBN 954-528-553-2
 The Horse and His Boy (1954)Брий и неговото момче, изд. „Аполо прес“ (1997), прев. Ивайла Божанова, ISBN 954-8251-36-1Брий и неговото момче, изд. „Труд“ (2005), прев. Ивайла Божанова, ISBN 954-528-547-8
 The Magician's Nephew (1955)Племенникът на магьосника, изд. „Аполо прес“ (1997), прев. Ивайла Божанова, ISBN 954-8251-34-5Племенникът на магьосника, изд. „Труд“ (2005), прев. Ивайла Божанова, ISBN 954-528-545-1
 The Last Battle (1956)Последната битка, изд. „Аполо прес“ (1999), прев. Даница Дабижева, ISBN 954-8251-40-XПоследната битка, изд. „Труд“ (2005), прев. Деница Дабижева, ISBN 954-528-554-0

„Светът на Нарния“ (The World of Narnia), с Дебора Мейз (илюстратор) 
 Edmund and the White Witch (1997)
 Lucy Steps Through the Wardrobe (1997)
 Aslan (1998)
 Aslan's Triumph (1998)
 The Wood Between the Worlds (1999)
 Uncle Andrew's Troubles (1998)

The Lion, the Witch and the Wardrobe Chapter Books Series 
разказ от гледна точна на четирима герои от Нарния

 Lucy's Adventure: The Search for Aslan (2005)
 Edmund's Struggle: Under The Spell Of The White Witch (2005)
 Susan's Journey: Step Through the Wardrobe (2005)
 Peter's Destiny: The Battle for Narnia (2006)

Други произведения в света на Нарния 
 Narnian Suite (1953) – стихотворение, в антология „The Young Magicians“ (1969)
 The Narnia Trivia Book (1999) – с Полин Байнс (илюстратор)
 Wisdom of Narnia (2001) – с Полин Байнс (илюстратор)
 The Narnia Picture Book Box Set (2006) – рисувателна книжка (автор: Тюдор Хъмфрис)
 A Book of Narnians: The Lion, the Witch and the Others (1994) – илюстриран справочник (с Джеймс Риордън)
 A Year with Aslan: Words of Wisdom and Reflection from the Chronicles of Narnia (2010) – цитати и др. от част 1 – 7
 The Chronicles of Narnia Colouring Book (2016) – с Полин БайнсХрониките на Нарния: Официална книжка за оцветяване, изд. „Труд“ (2016), ISBN 978-954-398-476-3

Сборници
 The Dark Island (1952) – глава от „Плаването на Разсъмване", в антология „Fantasy Stories“
 The Chonicles of Narnia (1970), изд. и като The Complete Chonicles of Narnia – сборник (част 1 – 7)Хрониките на Нарния – общо издание, изд. „Труд“ (2008), ISBN 978-954-528-562-2
 The Chronicles of Narnia Vol. I (1973) – сборник (част 1 – 3)
 The Chronicles of Narnia Vol. II (1973) – сборник (част 5 – 7)
 Tales of Narnia (1987) – сборник (част 1 – 3)
 Prince Caspian & The Voyage of the Dawn Treader (1989) – компилация от част 2 и 3
 Tales of Narnia: The Silver Chair & The Last Battle (1990) – компилация от част 4 и 7
 Three Books from the Chronicles of Narnia (1996) – компилация от част 1, 5 и 6
 The Chronicles of Narnia: Full-Color Gift Edition Box Set (2005) – сборник (част 1 и 6)
 The Chronicles of Narnia Movie Tie-in Box Set (2005) – компилация от част 1 – 7
 The Chronicles of Narnia Box Set (2005) – книга 1 – 7 в кутия Хрониките на Нарния – КОМПЛЕКТ, изд. „Труд“ (2008), ISBN 954-528-569-9

Душевадец (Screwtape) 
 The Screwtape Letters (1942) – роман
 Screwtape Proposes a Toast (1959) – разказ

 The Screwtape Letters & Screwtape Proposes a Toast (1961) – компилацияПисмата на Душевадеца; Душевадецът вдига тост, изд. „Славика“; изд. „Верен“ (1996), прев. Ралица Ботева, ISBN 954-8520-11-7 (Славика); ISBN 954-8225-15-8 (Верен)Писмата на Душевадеца, изд. „Нов човек“ (2010), прев. Ралица Ботева, ISBN 978-954-407-320-6
 The Screwtape Letters: Annotated Edition (2013) – специално издание

Самостоятелни художествени произведения

Романи 
 The Pilgrim's Regress: An Allegorical Apology for Christianity, Reason and Romanticism (1933), изд. и с анотации като The Pilgrim's Regress: Wade Annotated Edition (2014)
 The Great Divorce (1945)Великата раздяла, изд. „Нов човек“ (2002), прев. Божидар Златев, Цветан Биюков, ISBN 954-407-147-4
 Till We Have Faces: A Myth Retold (1956)

Сборници 
 Screwtape Proposes a Toast, and Other Pieces (1965) – разкази и есета
 Of Other Worlds; Essays and Stories (1966) – разкази и есета
 The Dark Tower and Other Stories (1977) – разкази и есета
 The Visionary Christian (1981) – поезия и проза на християнска тема
 Boxen: The Imaginary World of the Young C.S. Lewis (1985) – кратки произведения за деца
 The Essential C.S. Lewis (1988) – художествени и документални произведения
 Boxen: Childhood Chronicles Before Narnia (2008) – с У. Х. Луис, кратки произведения за деца
 Mere Christianity/Screwtape Letters/Great Divorce – Box Set (2009) – компилация

Разкази 
 „The Dufflepuds Made Happy“ (1952), в антология „The Fantastic Imagination“
 „The Magician's Book“ (1952), в антология „The Fantastic Imagination“
 „The Shoddy Lands“ (1956), в сп. The Magazine of Fantasy and Science Fiction (бр. 10, февр. 1956 г.)
 „Ministering Angels“ (1955), пак там (бр. 13, ян. 1958 г.)
 „After Ten Years (excerpt)“ (1966) – незавършен разказ, в сборника „Of Other Worlds: Essays and Stories“
 „Forms of Things Unknown“ (1966), в сп. Fifty-Two: A Journal of Books & Authors (бр. 18/ авг. 1966 г.), изд. съкратено и в сборника „Of Other Worlds: Essays and Stories“ (1966)
 „The Man Born Blind“ (1977), в сп. Church Times (бр. 5947/ 4 февр. 1977 г.) и в сборника „Of Other Worlds: Essays and Stories“ (1966)
 „Animal-Land“ (1985), в сборника „Boxen: The Imaginary World of the Young C.S. Lewis“
 „Boxen“ (1985), в сборника „Boxen: The Imaginary World of the Young C.S. Lewis“

Поезия 
 „Quam Bene Saturno“ (1913), в сп. Cherbourg School Magazine (юли 1913 г.)
 „Death in Battle“ (1913), в сп. Reveille (бр. 3/ 1913 г.)
 „Poem for Arthur Greeves“ (1913), в „They Stand Together: The Letters of C.S. Lewis to Arthur Greeves“ (1979)
 Spirits in Bondage (1919), изд. и като Spirits in Bondage: A Cycle of Lyrics (1919) – с псевдонима Клайв Хамилтън, сборник съдържащ:
 Our Daily Bread (1919)
 Alexandrines (1919)
 Apology (1919)
 Ballade Mystique (1919)
 De Profundis (1919)
 Death in Battle (1919)
 Dungeon Grates (1919)
 French Nocturne (1919)
 Hesperus (1919)
 How He Saw Angus the God (1919)
 Hymn (For Boys' Voices) (1919)
 In Praise of Solid People (1919)
 In Prison (1919)
 Irish Nocturne (1919)
 L'Apprenti Sorcier (1919)
 Lullaby (1919)
 Milton Read Again (1919)
 Night (1919)
 Night [2] (1919)
 Noon (1919)
 Ode for New Year's Day (1919)
 Oxford (1919)
 Prologue (Spirits in Bondage) (1919)
 Satan Speaks (1919)
 Satan Speaks [2] (1919)
 Song (1919)
 Song of the Pilgrims (1919)
 Sonnet (1919)
 Spooks (1919)
 The Ass (1919)
 The Autumn Morning (1919)
 The Ocean Strand (1919)
 The Philosopher (1919)
 The Road (1919)
 The Satyr (1919)
 The Star Bath (1919)
 The Witch (1919)
 The Sleep (1919)
 The Star Bath (1919)
 The Witch (1919)
 To Sleep (1919)
 Tu Ne Quæsieris? (1919)
 Victory (1919)
 World's Desire (1919)
 „Joy“ (1924), в „The Beacon“, 3 (бр. 31/ май 1924 г.), с псевдонима Клайв Хамилтън
 „Abecedarium Philosophicum“ (1933) – с Оуен Барфилд, в сп. The Oxford Magazine (бр. 52, 30 ноем. 1933 г.)
 „The Shortest Way Home“ (1934), пак там (бр. 52, 10 май 1934 г.), с псевдонима Нат Уилк
 „Scholar's Melancholy“ (1934), пак там (бр. 52, 24 май 1934 г.), с псевдонима Нат Уилк
 „The Planets“ (1935), в сп. Lysistrata (бр. 2, май 1935 г.)
 „Sonnet“ (1936), в сп. The Oxford Magazine (бр. 54, 14 май 1936 г.), с псевдонима Нат Уилк
 „Coronation March“ (1937), пак там (бр. 55, 6 май 1937 г.), с псевдонима Нат Уилк
 Dymer (1926) – самоостоятелна брошура, с псевдонима Клайв Хамилтън
 „Le Rois S'Amuse“ (1947), във в. Punch (бр. 213, 1 окт. 1947 г.), с псевдонима Н. У.
 „Donkey's Delight“ (1947), пак там (бр. 213, 5 ноем. 1947 г.), с псевдонима Н. У.
 „The End of the Wine“ (1947), пак там (бр. 213, 3 дек. 1947 г.), с псевдонима Н. У.
 Vitrea Circe (1948), пак там (бр. 213, 23 юни 1948 г.), с псевдонима Н. У.
 „Epitaph“ (1948), във в. Spectator (бр. 181, 30 юли 1948 г.), изд. и коригирано като „Epigrams and Epitaphs“ в „Poems“ (1964)
 „The Sailing of the Ark“ (1948), във в. Punch, (бр. 215, 11 август 1948 г.), с псевдонима Н. У., изд. коригирано и като „The Late Passenger“ в „Poems“ (1964)
 „The Landing“ (1948), пак там (бр. 215, 15 септ. 1948 г.), с псевдонима Н. У.
 „The Turn of the Tide“ (1948), в алманах на в. „Punch“ (бр. 215, 1 ноем. 1948 г.), с псевдонима Н. У.
 „The Prodigality of Firdausi“ (1948), във в. Punch (бр. 215, 1 дек. 1948 г.), с псевдонима Н. У.
 „Epitaph in a Village Churchyard“ (1949), в сп. Time and Tide (бр. 30, 19 март 1949 г.), изд. и като „Epigrams and Epitaphs No. 16“ в „Poems“ (1964)
 „On a Picture by Chirico“ (1949), във в. The Spectator (бр. 182, 6 май 1949 г.)
 „Adam at Night“ (1949), във в. Punch (бр. 215, 11 май 1949 г.), изд. и коригиран като „The Adam at Night“ в „Poems“ (1964)
 „Arrangement of Pindar“ (1949), в „Mandrake“, I (no. 6, 1949 г.), изд. и коригирано като „Pindar Sang“ в „Poems“ (1964)
 „Epitaph“ (1949), в „The Month“ (бр. 2, юли 1949 г.), изд. и като „Epigrams and Epitaphs No. 17“ в „Poems“ (1964)
 „Conversation Peace: The Magician and the Dryad“ (1949), във в. Punch (бр. 217, 20 юли 1949 г.), с псевдонима Н. У.
 „The Day with a White Mark“ (1949), пак там (бр. 217, 17 август 1949 г.), с псевдонима Н. У.
 „A Footnote to Pre-history“ (1949), пак там (бр.217, 14 септ. 1949 г. и във в. бр. 220, 23 март 1951 г.). Изд. и коригирано като „The Adam Unparadised“ в „Poems“ (1964)
 „As One Oldster to Another“ (1950), пак там (бр. 218, 15 март 1950 г.)
 „A Cliché Came Out of Its Cage“ (1950), в сп. Nine: A Magazine of Poetry and Criticism, (бр. 2, май 1950 г.)
 „Ballade of Dead Gentlemen“ (1951), във в. Punch (бр. 220, 23 март 1951 г.)
 „The Country of the Blind“ (1951), пак там (бр. 221, 12 септ. 1951 г.), с псевдонима Н. У.
 „Pilgrim's Problem“ (1952), в сп. The Month (бр. 7, май 1952 г.)
 „An Expostulation“ (1959), във в. The Magazine of Fantasy and Science Fiction (юни 1959 г.)
 „On the Atomic Bomb“ (1965), във в. SF Horizons (No. 2/ 1965 г.)
 Poems (1964) – сборник
 Narrative Poems (1969) – сборник
 The Collected Poems of C.S. Lewis (1994) – сборник: Poems, Spirits in Bondage и A Miscellany of Additional Poems (17 непубликувани до този момент стихотворения)
 The Complete Poems (2006) – сборник
 The Collected Poems of C. S. Lewis: A Critical Edition (2015) – сборник

Документалистика

Книги 
 The Allegory of Love: A Study in Medieval Tradition (1936) – монография
 The Personal Heresy: A Controversy (1939) – с Ю. М. У. Тилиард
 Rehabilitations and Other Essays (1939) – сборник
 The Problem of Pain (1940)Проблемът болка, изд. „Нов човек“ (1996), прев. Светла Биюкова, Цветан Биюков, ISBN 954-407-067-2„Човешката порочност“ (откъс от кн.), в сп. „Съвременник“, ХХIII, 2 (1995), с. 423 – 432
 The Case for Christianity (1942)
 A Preface to "Paradise Lost“ (1942) – монография
 Broadcast Talks (1942), изд. в САЩ и като The Case for Christianity (1942)
 The Abolition of Man, or Reflections on Education with Special Reference to the Teaching of English in the Upper Forms of Schools (1943)
 Christian Behaviour: A Further Series of Broadcast Talks (1943)„Християнският брак“ (откъс от кн.), във в. „Култура“, XXXVI, бр. 10 (6 март 1992), с. 3
 Beyond Personality: The Christian Idea of God (1944)
 Miracles (1947)Чудесата, изд. „Нов човек“ (1998), прев. Мария Кръстева, ISBN 954-407-096-6
 George MacDonald (1947)
 Arthurian Torso (1948) – с Чарлз Уилямс
 Transposition and Other Addresses (1949), изд. в САЩ като The Weight of Glory and Other Addresses (1949, 1980 – допълнено и преработено издание) – сборник
 Mere Christianity (1952) – вкл. The Case for Christianity (1942), Christian Behaviour: A Further Series of Broadcast Talks (1943) и Beyond Personality: The Christian Idea of God (1944)Обикновено християнство, изд. „Нов човек“ (1991), прев. Кристина Мишева, ISBN 954-407-013-3Отвъд човека: Цената на съвършенството (второ преработено изд.), изд. „Нов човек“ (1997), прев. Кристина Мишева, ISBN 954-407-083-4
 Surprised by Joy: The Shape of My Early Life (1955)Застигнат от радостта, изд. „Рива“ (2005), прев. Елика Рафи, ISBN 954-320-055-6
 Reflections on the Psalms (1958)
 The Four Loves (1960)Четири пъти любов, изд. „Нов човек“ (2006), прев. Светла Биюкова, ISBN 954-407-074-5
 The World's Last Night and Other Essays (1960) – сборник
 Studies in Words (1960)
 An Experiment in Criticism (1961)
 A Grief Observed (1961), под псевдонима Н. У. Кларк„Свидетелство за смъртта“ (откъс от кн.), в сп. „Християнство и култура“, год. 14, бр. 1 (2015), с. 57 – 62
 They Asked for a Paper: Papers and Addresses (1962) – сборник
 Selections from Layamon's Brut (1963) – с Дж. Л. Брук
 Beyond the Bright Blur (1963) – ограничен тираж; откъс от 30 страници от „Letters to Malcolm“
 Letters to Malcolm: Chiefly on Prayer (1964)
 Unreal Estates (1964), изд. и като C.S. Lewis Discusses Science Fiction with Kingsley Amis (1964) – с Брайън Уилсън Олдис и Кингсли Еймис
 The Discarded Image: An Introduction to Medieval and Renaissance Literature (1964) – монография
 Letters of C.S. Lewis (1966) – сборник
 Studies in Medieval And Renaissance Literature (1966)
 Letters to an American Lady (1967)
 Christian Reflections (1967)
 Spenser's Images of Life (1967) – за Едмънд Спенсър
 Selected Literary Essays (1969) – сборник
 God in the Dock: Essays on Theology and Ethics (1970) – сборник
 First And Second Things: Essays on Theology And Ethics (1971) – сборник
 Undeceptions: essays on theology and ethics (1971) – сборник
 Rehabilitations & Other Essays (1972) – сборник
 Fern Seed And Elephants (1975) – сборник
 The Joyful Christian (1977)
 Mere Christianity (1977) – сборник, преработено и допълнено издание на изд. Macmillan Publishers
 They Stand Together: The Letters of C.S. Lewis to Arthur Greeves (1914 – 1963) (1979)
 The Weight of Glory and Other Addresses (1980) – сборник, преработено и допълнено издание на изд. Macmillan Publishers
 On Stories: And Other Essays on Literature (1981) – сборник (A Panegyric for Dorothy L. Sayers; A Tribute to E. R. Eddison; Different Tastes in Literature; George Orwell; Period Criticism; The Death of Words; The Hobbit; The Mythopoeic Gift of Rider Haggard; The Novels of Charles Wiliams; The Parthenon and the Optative; Tolkien's The Lord of the Rings; Of This and Other Worlds)
 The Grand Miracle (1983)
 Of This and Other Worlds (1982) – сборник, изд. в САЩ и като On Stories and Other Essays on Literature (1982)
 The Business of Heaven: Daily Readings from C.S. Lewis (1984) – сборник
 Letters to Children (1987) – сборник
 Seeing Eye and Other Selected Essays from Christian Reflection (1986) – сборник
 Present Concerns: Journalistic Essays (1986) – сборник
 Timeless at Heart: Essays on Theology (1987) – сборник
 The Inspirational Writings of C.S. Lewis (1987) – компилация (Suprised by Joy; Reflections on the Psalms; The Four Loves; The Business of Heaven)
 The Latin Letters of C.S. Lewis (1988) – с дон Джовани Калабрия, сборник
 Letters of C.S. Lewis (1988) – второ преработено и допълнено издание
 Christian Reunion and Other Essays (1990) – сборник
 All My Roads Before Me: The Diary of C.S. Lewis 1922 – 1927 (1991)
 Daily Readings with C.S. Lewis (1992), изд. и като C.S. Lewis: Readings for Meditation and Reflection (1996) – сборник
 C.S. Lewis on Faith (1998) – сборник
 C.S. Lewis on Joy (1998) – сборник
 C.S. Lewis on Grief (1998) – сборник
 The Wisdom of C.S. Lewis (1998) – с Браян Сибли
 Compelling Reason: Essays on Ethics and Theology (1998) – сборник
 C.S. Lewis Essay Collection & Other Short Pieces (2000) – сборник, изд. и в 2 части като: Essay Collection: Faith, Christianity and the Church (2002) и Essay Collection: Literature, Philosophy and Short Stories (2002)
 Collected Letters, Vol. I: Family Letters 1905 – 1931 (2000) – сборник
 From Narnia to a Space Odyssey: The War of Letters Between Arthur C. Clarke and C.S. Lewis (2003) – с Артър Кларк
 A Year with C.S. Lewis: Daily Readings from His Classic Works (2003) – сборник
 Collected Letters, Vol. II: Books, Broadcasts and War 1931 – 1949 (2004) – сборник
 What Christians Believe (2005) – сборник
 Virtue and Vice: A Dictionary of the Good Life (2005) – сборник
 Made for Heaven: And Why on Earth It Matters (2005) – сборник
 Paved with Good Intentions: A Demon's Road Map to Your Soul (2005) – сборник
 Collected Letters, Vol. III: Narnia, Cambridge and Joy 1950 – 1963 (2007) – сборник
 Words to Live By: A Guide for the Merely Christian (2007) – компилация
 The Complete C.S. Lewis Signature Classics (2007) – компилация
 Yours, Jack: Spiritual Direction from C.S. Lewis (2008) – сборник
 Yours, Jack: The Inspirational Letters of C.S. Lewis (2008) – сборник
 The C.S. Lewis Bible: For Reading, Reflection, and Inspiration (2010) – компилация
 Surprised by Joy/The Four Loves (2011) – компилация
 Image and Imagination: Essays and Reviews (2013) – сборник
 C.S. Lewis Theology Collection: An 11-Book Anthology (2014) – ел. книга, сборник
 Surprise By Joy and Problem Of Pain (2014) – ел. книга, компилация
 A Mind Awake: An Anthology of C.S. Lewis (2017) – сборник
 The C.S. Lewis Collection: Signature Classics and Other Major Works (2017) – ел. книга, сборник
 Preparing for Easter: Fifty Devotional Readings from C.S. Lewis (2017) – сборник
 How to Be a Christian: Reflections and Essays (2018) – сборник
 How to Pray: Reflections and Essays (2018) – ел. книга, сборник
 The Reading Life: The Joy of Seeing New Worlds Through Others' Eyes (2019) – сборник

Есета, статии, проповеди, писма и др. 
 Encyclopedia Boxoniana (1928) – с У. Х. Луис, статия, в сборника „Boxen: Childhood Chronicles Before Narnia“ (2008)
 Spenser's Irish Experiences and The Faerie Queene (1931), в „The Review of English Studies“ (Volume os-VII, бр. 25, ян. 1931 г.), за Едмънд Спенсър
 A Note on Comus (1932), пак там (Volume os-VIII, бр. 30, април 1932 г.)
 Genius and Genius (1936), пак там (Volume os-XII, бр. 46, април 1936 г.)
 Open Letter to Dr. Tyliard (1936), в „Essays and Studies by the Members of English Association“ (vol. 21/ 1936 г.)
 Donne and Love Poetry in the Seventeenth Century (1938), в „Seventeenth Century Studies Presented to Sir Herbert Grieson“ (автор: Джон Доувър Уилсън), за Джон Дън
 From Johnson's Life of Fox (1938), в сп. The Oxford Magazine (бр. 56, 9 юни 1938 г.)
 The Fifteenth Century Heroic Line (1939), в „Essays and Studies by the Members of the English Association“ (vol. 24/ 1939 г.)
 None Other Gods: Culture in War Time (1939) – устна проповед, изд. като Christian in Danger (памфлет) и като Learning in War Time в „Transposition and Other Addresses“ (1949) и в сборника „Fern-seed and Elephants“ (1975)
 Bluspels and Flalansferes: A semantic nightmare (1939), в „Rehabilitations and Other Essays“ (1939)
 Christianity and Culture (1940) – статия, в сп. Theology (бр. 40, март 1940 г.) и като писмо, пак там (юни 1940 г.)
 Dangers of National Repentance (1940) – статия, във в. The Gardian (15 март 1940 г.)
 Two Ways With the Self (1940), пак там (3 май 1940 г.)
 Notes on the Way (1940), в сп. Time and Tide (бр.21, 17 август 1940 г.), изд. и като Importance of an Ideal в сп. Living Age (бр. 359, окт. 1940 г.) и като The Necessity of Chivalry в сборника „Present Concerns: Essay Colection“ (1986)
 Peace Proposals for Brother Every and Mr. Bethell (1940), в сп. Theology (бр. 41, дек. 1940 г.)
 Evil and God (1941), във в. The Spectator (бр. 166, 7 февр. 1941 г.)
 Meditation on the Third Commandement (1941), във в. The Guardian (10 ян. 1941 г.)
 Reviews (1941), в „The Review of English Studies“ (Volume os-XVII, бр. 65, ян. 1941 г.)
 Notes on the Way (1941), в сп. Time and Tide (бр. 22, 29 март 1941 г.), изд. допълнено като Bulverism, or the Foundation of the 20th century Thought в сп. The Socratic Digest (бр. 2, юни 1944 г.)
 The Weight of Glory (1941) – проповед, в сп. Theology (бр. 43/ ноември 1941 г.), изд. и като памфлет в „Little Books of Religion“ (London S. P. C. K., бр. 189/ 1942 г.)
 Edmund Spenser (1941), в сборника „Fifteen Poets“, изд. и като On Reading the Faerie Queen в „Studies of Medieval and Renaissance Literature“ (1966), за Едмънд Спенсър
 Preface, изд. и като Author's Preface (1942) – пролог към „The Screwtape Letters“
 Psycho-analysis and Literary Criticism (1942), в „Essays and Studies by Members of the English Association“ (vol. 27/ 1942 г.)
 Hamlet: The Prince or the Poem? (1942), в „The Proceedings of the British Academy“, 28 (1942), за Хамлет
 Notes on the Way (1942), в сп. Time and Tide (бр. 23, 27 юни 1942 г.), изд. и като First and Second Things в сборника „God in the Dock“ (1970)
 Miracles (1942) – проповед, във в. St Jude's Gazette (бр. 73, окт. 1942 г.), изд. и съкратено във в. The Guardian (2 окт. 1942 г.)
 The Founding of the Oxford Socratic Club (1942) – увод към сп. Socratic Digest (бр. 1, 1942)
 Reviews (1943), в „The Review of English Studies“ (Volume os-XIX, бр. 73, ян. 1943 г.)
 Three Kinds of Men (1943), във в. The Saturday Times (21 март 1943 г.)
 Dogma and the Universe (1943), във в. The Guardian (19 март 1943 г.)
 Dogma and Science (1943), пак там (26 март 1943 г.)
 Equality (1943), във в. The Spectator (бр. 179, 27 август 1943 г.)
 The Poison of Subjectivism (1943), в „Religion in Life“, 12 (лято 1943 г.)„Отровата на субективизма“, в антология „Консерватизмът“, т. 1, изд. „Гал-Ико“ (1999)
 Notes on the Way (1943), в сп. Time and Tide (4 септ. 1943 г.), изд. и като My First School в сборника „Present Concerns“ (1986)
 Religion: Reality or Substitute?“ (1943), в „World Dominion (бр. 19, септ.-окт. 1943 г.)
 Is English Doomed? (1944), във в. The Spectator (бр. 172, 11 февр. 1944 г.)
 The Map and the Ocean (1944), в сп. The Listener (бр. 31, 24 февр. 1944 г.)
 God in Three Persons (1944), пак там (бр. в сп. 31, 2 март 1944 г.)
 The Whole Purpose of the Christian (1944), пак там (бр. 31, 9 март 1944 г.)
 Notes on the Way (1944), в сп. Time and Tide (бр. 25, 11 март 1944 г.), изд. и като The Parthenon in the Optative в сборника „Of This and Other Worlds“ (1982)
 The Obstinate Tin Soldiers (1944), пак там (бр. 31, 16 март 1944 г.)
 Let Us Pretend (1944), в сп. The Listener (31, 23 март 1944 г.)
 Is Christianity Hard or Easy? (1944), пак там (31,30 март 1944 г.)
 New Learning and New Ignorance (1944) – лекция, част от „The Clark Lectures“ (Trinity College, Cambridge), изд. преработена като Introduction към „English Literature in the Sixteenth Century“ (1954)
 The New Man, в сп. The Listener (31, 6 април 1944 г.)
 What France Means to You (1944), в „La France Libre: liberté, égalité, fraternité“ (vol VII, no 42, 15 април 1944 г.)
 On the Reading of Old Books (1944) – увод към „On the Incarnation“ (автор: Свети Атанас от Александрия)
 English Literature in the Sixteenth Century Excluding Drama (1944), в „The Oxford History of English Literature“ (vol. 3/ 1944 г.)
 Blimpophobia (1944) – статия, в сп. Time and Tide (9 септ. 1944 г.)
 The Inner Ring (1944) – устна проповед, изд. и в сборника „They Asked for a Paper: Papers and Addresses“ (1962)
 Christian Apologetics (1945) – статия, в сборника „God in the Dock“ (1970)
 Membership (1945) – статия, в сп. Sobornost (бр. 31, юни 1945 г.)
 Preface (1945) – увод към „That Hideous Strength“
 Preface (1945) – увод към „The Great Divorce: A Dream“
 Religion and Science (1945), във в. Coventry Evening Telegraph (3 ян. 1945 г.)
 Who was Right – Dream Lecturer or the Real Lecturer? (1945), пак там (21 февр. 1945 г.)
 The Laws of Nature (1945), пак там (4 април 1945 г.)
 The Grand Miracle (1945) – проповед, във в. The Guardian (бр. 161 и 165/ 27 април 1945 г.)
 Christian Apologetics (пролет 1945) – проповед, изд. в „Undeceptions“ (1971)
 Work and Prayer (1945), във в. Coventry Evening Telegraph (28 май 1945 г.)
 Hedonics (1945), в сп. Time and Tide (26, 16 юни 1945 г.)
 From the Latin of Milton's De Idea Platonica Quemadmodum Aristoteles Intelexxit (1945), в сп. Journal of the English Association (том 5, бр. 30, есен 1945 г.), за Джон Милтън
 Meditation in a Toothshed (1945), във в. Coventry Evening Telegraph (17 юли 1945 г.)
 The Sermon and the Lunch (1945), във в. The Church of England Newspaper (21 септ. 1945 г.)
 Scraps (1945), в сп. St Jame's Magazine (дек. 1945 г.)
 After Priggery – What? (1945), във в. The Spectator (75, 7 дек. 1945 г.)
 Addison (1945), в сборника „Essays on the Eighteenth Century presented to David Nichol Smith“ (1945)
 Correspondence (1946) – писмо, в сп. Journal of the English Association (т. 6, бр. 32, лято 1946 г.)
 Introduction (1946) – увод към „Phantastes“ (автор: Джоржд Макдоналд)
 A Reply to Professor Haldene (1946), в сп. Modern Quarterly, 1.4 (авг. 1946 г.)
 A Christian Reply to Professor Price (1946), в сп. The Phoenix Quarterly (1.1, есен 1946 г.), изд. и като Religion Without a Dogma? в сп. The Socratic Digest (4, 1948) и коригирно в сборника „Undeceptions“ (1971)
 Man or Rabbit? (1946) – памфлет (изд. Students Christian Movement), както и в сборника „Undeceptions“ (1971)
 Modern Man and His Categories of Truth (1946) – есе, публикувано в сборника „Present Concerns: Ethical Essays“ (1986)
 Notes on the Way (1946) – есе, в сп. Time and Tide (27, 25 май и 1 юни 1946 г.), изд. и като част 1 на Different Tastes in Literature в „Of This and Other Worlds“ (1982)
 Notes on the Way (1946) – есе, пак там (27, 9 ноем. 1946 г.), изд. и като Period Criticism в „Of This and Other Worlds“ (1982)
 Preface (1946) – пролог към „How Heathen is Britain?“ (автор: Дж. Б. Сандхърст), изд. и като On the Transmission of Christianity в „Undeceptions (1971)
 Preface (1946) – пролог към сборника „George MacDonald: An Anthology“, за Джордж Макдоналд
 Talking about Bicycles (1946), в „Resistance“ (окт. 1946 г.)
 The Decline of Religion (1946), в „The Cherwell“, Oxford, 26 (29 ноем. 1946 г.)
 Miserable Offenders (7 април 1946) – проповед, изд. като Five Sermons by Laymen (април-май 1946 г., St Mathew's Church)
 Modern Translations of the Bible (1947) – статия, в „Letters to Young Churches: A Translation of the New Testament Epistles“ (автор: Дж. Б. Филипс)
 On Stories (1947), в антология „Essays Presented to Charles Williams“
 Preface (1947) – увод към антология „Essays Presented to Charles Williams“
 Preface (1947) – увод към „Letters to Young Churches“ (автор: Дж. Б. Филипс)
 On Forgiveness (1947), изд. посмъртно в сборника „Fern Seed and Elephants“ (1975)
 Vivisection (1947) – памфлет (изд. от New England Anti-Vivisection Society)
 The Morte d'Arthur (1947), в сп. The Times Literary Supplement (7 юни 1947 г.)
 Notes on the Way (1948), в сп. Time and Tide (29, 14 август 1948 г.), изд. и като Priestesses in the Church? в „God in the Dock“ (1970)
 Difficulties of Presenting the Christian Faith to Modern Unbelievers (1948), в сп. Lumen Vitae (3 септември 1948 г.)
 On Living in Atomic Age (1948), в сп. Informed Living (6, 1948)
 Some Thoughts (1948), в „The First Decade: Ten Year's Work of the Medical Missionaries of Mary 1937 – 1947“
 The Trouble with 'X'... (1948), във в. Bristol Diocesan Gazette (27, авг. 1948 г.)
 Imagery in the Last Eleven Cantos of Dante's Comedy (1948) – доклад, изнесен пред Oxford Dante Society, изд. в „Studies of Medieval and Renaissance Literature“ (1966)
 Kipling's World (1948), в „Literature and Life: Addresses to the English Association“
 The Humanitarian Theory of Punishment (1949), в сп. 20th Century: An Australian Quarterly Review (3, бр. 3/ 1949 г.)
 On Church Music (1949), в сп. English Church Music (19, април 1949 г.)
 The Pains of Animals: A Problem in Theology (1950) – с К. Е. М Джоад, в сп. The Month (189, февр. 1950 г.)
 The Literary Impact of the Authorised Version (1950) – лекция (Ethel M. Wood Lecture) пред Лондонския университет (20 март 1950 г.)
 What Are We To Make of Jesus Christ? (1950), в антологията „Asking Them Questions“ (3-то изд.)„Какво да правим с Иисус Христос?“, в сп. „Християнство и култура“, год. 8, бр. 11 – 12 (2009), с. 43 – 59
 Historicism (1950), в сп. The Month (4, окт. 1950 г.)
 Life Partners (1950), в сп. Time and Tide (31, 25 март 1950 г.)
 Christian Hope – Its Meaning for Today (1951), в сп. Religion in Life (21, зима 1951 – 1952 г.), изд. и като The World's Last Night в сборника „The World's Last Night“ (1960)
 On Three Ways of Writing for Children (1952), в сборника „Proceedings, Papers and Summeries of Discussions of the Annual Conference of the Library Association“ at the Bournemouth Conference (29 Apirl – 2 May 1952 г.)
 Hero and Leander (1952), в „Wharton Lecture on English Poetry“ (The Proceedings of the British Academy, vol. 33/ 1952 г.)
 Is Theism Important? А Reply (1952), в сп. The Socratic Digest (бр. 5/ 1952 г.)
 Edmund Spenser 1952 – 99 (1954), в антология „Major British Writers“, за Едмънд Спенсър
 On Punishment: A Reply (1954), в сп. Res Judictae (6, август 1956 г.)
 The God's Return to Earth (1954), в сп. Time and Tide (35, 14 август 1954 г.)
 On Science Fiction (1955) – есе, в антология „Science Fiction: A Collection of Critical Essays“ (1976)
 George Orwell (1955), в сп. Time and Tide (36, 8 ян. 1955 г.), за Джордж Оруел
 The Detronement of Power (1955), пак там (22 окт. 1955 г.)
 Sometimes Fairy Stories May Say Best What's to Be Said (1956), в „The New York Times Book Review“ (18 ноември 1956 г.)
 The Memory of Sir Walter Scott (1956), в „The Edinburgh Sir Walter Scott Club Forty-ninth Annual Report“ (1956), за Уолтър Скот
 Critical Forum: De Decsriptione Temporum (1956), в сп. Criticism (6, април 1956 г.)
 Interim Report (1956), в сп. The Cambridge Review (21 април 1956 г.)
 Behind the Scenes (1956), в сп. Time and Tide (37, 1 дек. 1956 г.)
 A Slip of the Tongue (1956) – последната му проповед (Magdalen College, 29 ян. 1956 г.), изд. и в сборника „Screwtape Proposes a Toast, and Other Pieces“ (1965)
 Is History Bunk? (1957), в сп. The Cambridge Review (78, 1 юни 1957 г.)
 Dante's Statius (1957), в сп. Medium Aevum (25, бр. 3/ 1957 г.), за Данте
 What Christmas Means to Me (1957), в сп. Twentieth Century (162, дек. 1957 г.)„Какво означава за мен Рождество?“, в сп. „Християнство и култура“, год. 12, бр. 10 (2013), с. 13 – 14
 Delinquents in the Snow (1957), в сп. Time and Tide (38, 7 дек. 1957 г.)
 Will We Lose God in Outer Space? (1958), във в. Christian Herald (81, април 1958 г.), изд. и като Religion and Rocketry в сборника „The World's Last Night and Other Essays" (1960)
 God in Space (1958), в „The Coming of the Space Age“ (автор: Артър Кларк)
 It All Began with a Picture... (1960) – есе, в „Of Other Worlds: Essays and Stories“
 Preface (1960) – пролог към „The Screwtape Letters“
 Author's Preface (1961), (1962) – пролог към „The Screwtape Letters & Screwtape Proposes a Toast“
 Introduction (1962) – увод към „Phantasies, and Lilith“ (автор: Джордж Макдоналд)
 Correspondence (1962) – писмо, в сп. Journal of the English Association (т. 14, бр. 80, лято 1962 г.)
 Introduction (1963) – увод към в сборника „Selections from Layamon's Brut“
 We Have No “Right to Happiness (1963) – статия, във в. Saturday Evening Post (CCXXXVI, 21 – 28 дек. 1963 г.)„Ние нямаме „право на щастие“ – Човек или заек?“, в сп. „Християнство и култура", IV, 1 (2005), с. 12 – 21
 The English Prose 'Morte (1963), в сборника „Essays on Malory“
 Onward, Christian Specimen (1963), в сп. Show (3, февр. 1963 г.)
 Must Our Image of God Go? (1963), във в. „The Observer“ (24 март 1963 г.)
 I Was Decided Upon (1963), в сп. Decision (2, септ. 1963 г.), изд. и в есето Cross-Examination в сборника „God in the Dock“
 Heaven, Earth and Outer Space (1963), в „Decision“ (2, окт. 1963), изд. и в есето Cross-Examination в сборника „God in the Dock“
 Is Theology Poetry? (1965), в сборника „Screwtape Proposes a Toast, and Other Pieces“
 Good Work and Good Works (1965), пак там
 On Obstinacy in Belief (1965), пак там
 Transposition (1965), пак там
 A Reply to Professor Haldane (1966), в „On Stories, and Other Essays in Literature“
 On Criticism (1966), пак там
 On Juvenile Tastes (1966), пак там
 Definition of Myth (1971), в „Past Watchful Dragons: The Fairy Tales of C.S. Lewis“ (автор: Уолтър Хупър), в сборника „Imagination and the Spirit“ (1971)
 Introduction (1982) – увод към „Lilith: A Romance“ (автор: Джордж Макдоналд)

 Графични произведения 
 The Lion, the Witch and the Wardrobe: A Graphic Novel (1994) – съкратено, графично издание на „Лъвът, вещицата и дрешникът“, изд. Harper Collins, адаптация Робин Лори
 The Magician's Nephew (abridged) (1999) – съкратено, графично издание на „Племенника на магьосника“, изд. Harper Collins, адаптация Робин Лори
 The Scretape Letters (1994) – комикс, изд. Марвел, адаптация Чарлз Е. Хол
 The Lion, the Witch and the Wardrobe (2004) – книжка с картинки, изд. Harper Collins, адаптация Хиауин Орам
 The Lion, the Witch and the Wardrobe: The Creatures of Narnia (2005) – книжка с картинки, изд. Harper Festival, адаптация Скаут Дригс
 We Pounce On the Chronicles of Narnia Prince Caspian (2008) – пародия, в сп. MAD, бр. 491 (1 юли), изд. DC Comics

 Книги за К. С. Луис и неговите произведения 
 На английски език 
 Adey, Lionel. C.S. Lewis – Writer, Dreamer & Mentor (1998)
 Adey, Lionel. C.S. Lewis' 'Great War' With Owen Barfield (2000)
 Aeschliman, Michael. The Restitution of Man: C.S. Lewis and the Case Against Scientism (1983), (2019)
 Anderton, Charles H. Screwtape’s Master Plan: A Satirical Take on Christianity and Culture (2012)
 Armer, Karen. C.S. Lewis on Death and Dying: The Chronicles of Narnia and His Life Writing (2007)
 Armstrong, Chris. Medieval Wisdom for Modern Christians: Finding Authentic Faith in a Forgotten Age with C.S. Lewis (2016)
 Arnott, Anne. The Secret Country of C.S. Lewis (1976)
 Art, Lindsley. C.S. Lewis's Case for Christ: Insights from Reason, Imagination and Faith (2005)
 Arthur, Sarah. Walking Through the Wardrobe: A Devotional Quest into The Lion, The Witch, and The Wardrobe (2005)
 Baehr, Tedd and James. Narnia Beckons: C.S. Lewis’s The Lion, the Witch, and the Wardrobe and Beyond (2005)
 Baggett, David, Gary R. Habermas, and Jerry L. Walls. C.S. Lewis as Philosopher: Truth, Goodness and Beauty (2008)
 Balfur, Arthur James. Theism and Humanism: The Book that Influenced C.S. Lewis (2000)
 Barfield, Owen. Owen Barfield on C.S. Lewis (2011)
 Barkman, Adam. C.S. Lewis & Philosophy as a Way of Life (2009)
 Bassham, Gregory. C.S. Lewis's Christian Apologetics: Pro and Con (2015)
 Beetz, Kirk. H. Exploring C.S. Lewis' the Chronicles of Narnia (2001)
 Bell, James S. Jr. and Cheryl Dunlop. The Complete Idiot’s Guide to the World of Narnia: Take Your Knowledge of Narnia to a Whole New Level (2007)
 Bell, James S. and Anthony P. Dawson, eds. From the Library of C.S. Lewis: Selections from Writers Who Influenced His Spiritual Journey (2012)
 Benge, Geoff and Janet. C.S. Lewis: Master Storyteller (2007)
 Bergman, Jerry. C.S. Lewis: Anti-Darwinist: A Careful Examination of the Development of His Views on Darwinism (2016)
 Berman, Jeffrey. Companionship in Grief: Love and Loss in the Memoirs of C.S. Lewis, John Bayley, Donald Hall, Joan Didion, and Calvin Trillen (2010)
 Beversluis, John. C.S. Lewis and the Search for Rational Religion (1985), (2007)
 Bingham, Derick. C.S. Lewis: A Shiver of Wonder (2004)
 Bingham, Derick. C.S Lewis: The Story Teller (2006)
 Bleakley, David. C.S. Lewis at Home in Ireland: A Centenary Biography (1998)
 Boenig, Robert. C.S. Lewis and the Middle Ages (2011)
 Boone, Mark J., ed. Science Fiction and The Abolition of Man: Finding C.S. Lewis in Sci-Fi Film and Television (2016)
 Bowen, John P. The Spirituality of Narnia: The Deeper Magic of C.S. Lewis (2007)
 Bramlett, Perry C. C.S. Lewis: Life at the Center (1996)
 Bramlett, Perry C. and Robert W. Higdon. Touring C.S. Lewis’ Ireland and England (1998)
 Braudrick, Jeremiah C. Removing the Dragon Skin: How C.S. Lewis Helped Me Get Over My Low Spiritual Self-Esteem and Fall Back in Love with God (2019)
 Brazier, Paul H. C.S. Lewis: An Annotated Bibliography and Resource (2012)
 Brazier, Paul H. C.S. Lewis: Revelation, Conversion, and Apologetics (2012)
 Brazier, Paul H. C.S. Lewis: On the Christ of a Religious Economy: Knowing Salvation (2013)
 Brazier, Paul H. In the Highest Degree: Essays on C.S. Lewis’s Philosophical Theology—Method, Content, & Reason (2018) – в 2 тома
 Bremer, John. C.S. Lewis, Poetry, and the Great War 1914 – 1918 (2014)
 Brennan, Herbie, ed. Through the Wardrobe: Your Favorite Authors on C.S. Lewis’s Chronicles of Narnia (2010)
 Bresland, Ronald. The Backward Glance: C.S. Lewis and Ireland (1999)
 Bremer, John. C.S. Lewis, Poetry, and the Great War 1914 – 1918 (2014)
 Bresland, Ronald W. Travel with C.S. Lewis (2007)
 Bright, J. E. Prince Caspian: Fight for the Throne (2008)
 Brind, Ronald K. A Guide to the C.S. Lewis Tour in Oxford (2005)
 Brown, Devin. Inside Narnia: A Guide to Exploring The Lion, the Witch, and the Wardrobe (2005)
 Brown, Devin. Inside Prince Caspian: A Guide to Exploring the Return to Narnia (2008)
 Brown, Devin. Inside the Voyage of the Dawn Treader: A Guide to Exploring the Journey Beyond Narnia (2010)
 Brown, Devin. A Life Observed: A Spiritual Biography of C.S. Lewis (2013)
 Brown, Devin. Bringing Narnia Home: Lessons from the Other Side of the Wardrobe (2015)
 Brown, Devin. Discussing Mere Christianity: Exploring the History, Meaning, and Relevance of C.S. Lewis’s Greatest Book (2015)
 Brown, Edwin W. In Pursuit of C.S. Lewis: Adventures in Collecting His Works (2007)
 Brown, Janice. The Lion in the Waste Land: Fearsome Redemption in the Work of C.S. Lewis, Dorothy L. Sayers, and T.S. Eliot (2018)
 Brown, John P. The Spirituality of Narnia: The Deeper Magic of C.S. Lewis (2007)
 Brumer, Kurt D and Jim Ware. Finding God in the Land of Narnia (2005)
 Burson, Scott R., and Jerry L. Walls. C.S. Lewis and Francis Schaeffer. Lesson For a New Century From the Most Influential Apologists of Our Time (1998)
 Callahan, Patti. Becoming Mrs. Lewis: The Improbable Love Story of Joy Davidman and C.S. Lewis (2018)
 Carnell, Corbin Scott. Bright Shadow of Reality: C.S. Lewis and the Feeling Intellect (1974)
 Carpenter, Humphrey. The Inklings: C.S. Lewis, J.R.R. Tolkien, Charles Williams, and Their Friends (1979)
 Carretero González, Margarita and Hidalgo Tenorio, Encarnación. Behind the Veil of Familiarity: C.S. Lewis (1898 – 1998) (2000)
 Caughey, Shanna, ed. Revisiting Narnia: Fantasy, Myth and Religion in C.S. Lewis’s Chronicles (2005)
 Chesterfield, Sadie. Prince Caspian: Caspian’s Army (2008)
 Christensen, Michael J. C.S. Lewis On Scripture: His Thoughts on the Nature of Biblical Inspiration, The Role of Revelation and the Question of Inerrancy (2002)
 Christopher, Joe R. C.S. Lewis (1987)
 Christopher, Joe R. and Joan K. Ostling, съст. C.S. Lewis: An Annotated Checklist of Writings About Him and His Works (1974)
 Clark, David G. C.S. Lewis: A Guide to His Theology (2007)
 Clark, David G. C.S. Lewis Goes to Heaven: A Reader’s Guide to The Great Divorce (2012)
 Clausen, Adrew. Prince Caspian Study Guide (2003)
 Clyde S. Kilby. The Christian World of C.S. Lewis (1964)
 Collings, Michael R. Toward Other Worlds: Perspectives on John Milton, C.S. Lewis, Stephen King, Orson Scott Card, and Others (2010)
 Como, James T., ed. Remembering C.S. Lewis: Recollections of Those Who Knew Him (2005), изд. и като C.S. Lewis at the Breakfast Table and Other Reminiscences (1979) и като C.S. Lewis at the Breakfast Table and Other Reminiscences: New Edition (1992, преработено)
 Como, James T. Why I Believe in Narnia: 33 Reviews and Essays on the Life and Works of C.S. Lewis (2008)
 Como, James T. The Tongue is Also a Fire: Essays on Conversation, Rhetoric and the Transmission of Culture... and on C.S. Lewis (2015)
 Como, James T. C.S. Lewis: A Very Short Introduction (2019)
 Cootsona, Gregory S. C.S. Lewis and the Crisis of a Christian (2014)
 Cording, Ruth James. C.S. Lewis: A Celebration of His Early Life (2000)
 Coren, Michael. The Man Who Created Narnia: The Story of C.S. Lewis (1996)
 Curtis, Carolyn and Mary Pomroy Key, eds. Women and C.S. Lewis: What his Life and Literature Reveal for Today’s Culture (2015)
 Daigle-Williamson, Marsha. Reflecting the Eternal: Dante’s Divine Comedy in the Novels of C.S. Lewis (2015)
 Dalfonzo, Gina. Dorothy and Jack: The Transforming Friendship of Dorothy L. Sayers and C.S. Lewis (2020)
 Dart, Ron. White Gulls and Wild Birds: Essays on C.S. Lewis, Inklings and Friends & Thomas Merton (2015)
 Dart, Ron. C.S. Lewis & Bede Griffiths: Chief Companions (2016)
 Davidman, Joy. A Naked Tree: Love Sonnets to C.S. Lewis and Other Poems (2015)
 Day of Discovery. C.S. Lewis: Reluctant Disciple: Faith, Reason, and the Power of the Gospel Study Guide (2014)
 Derrick, Christopher. C.S. Lewis and the Church of Rome: A Study in Proto-Ecumenism (1981)
 Derrick, Stephanie L. The Fame of C.S. Lewis: A Controversialist's Reception in Britain and America (2018)
 Dickerson, Matthew T. and David L. O'Hara. Narnia and the Fields of Arbol: The Environmental Vision of C.S. Lewis (2008)
 Ditchfield, Christin. A Family Guide to Narnia: Biblical Truths in C.S. Lewis's The Chronicles of Narnia (2003)
 Ditchfield, Christin. A Family Guide to Prince Caspian (2008)
 Dorman, S. Fantastic Travelogue: Mark Twain and C.S. Lewis Talk Things over in The Hereafter (2019)
 Dorsett, Lyle W. A Love Observed: Joy Davidman’s Life and Marriage to C.S. Lewis (1998), изд. и като Joy and C.S. Lewis (1988) и като And God Came In: The Extraordinary Story of Joy Davidman (1983)
 Dorsett, Lyle W. Seeking the Secret Place: The Spiritual Formation of C.S. Lewis (2004)
 Downing, David C. Planets in Peril: A Critical Study of C.S. Lewis’s Ransom Trilogy (1992)
 Downing, David C. The Most Reluctant Convert: C.S. Lewis’s Journey to Faith (2002)
 Downing, David C. Into the Region of Awe: Mysticism in C.S. Lewis (2005)
 Downing, David C. Into the Wardrobe: C.S. Lewis and the Narnia Chronicles (2005)
 Duncan, John Ryan. The Magic Never Ends: An Oral History of the Life and Work of C.S. Lewis (2001)
 Duriez, Colin. The C.S. Lewis Handbook: A Comprehensive Guide to His Life, Thought, and Writings (1990)
 Duriez, Colin. The C.S. Lewis Encyclopedia: A Complete Guide to His Life, Thought, and Writings (2000)
 Duriez, Colin and David Porter. The Inklings Handbook: A Comprehensive Guide to the Lives, Thought and Writings of C.S. Lewis, J.R.R. Tolkien, Charles Williams, Owen Barfield and Their Friends (2001)
 Duriez, Colin. Tolkien and C.S. Lewis: The Gift of Friendship (2003)
 Duriez, Colin. A Field Guide to Narnia (2004)
 Duriez, Collin. The C.S. Lewis Chronicles: The Indispensable Biography of the Creator of Narnia Full of Little-Known Facts, Events and Miscellany (2005)
 Duriez, Colin. C.S. Lewis: A Biography of Friendship (2013)
 Duriez, Colin. The A–Z of C.S. Lewis: An Encyclopedia of His Life, Thought and Writings (2013)
 Duriez, Colin. Bedeviled: Lewis, Tolkien and the Shadow of Evil (2015)
 Duriez, Colin. The Oxford Inklings: Their Lives, Writings, Ideas, and Influence (2015)
 Duriez, Colin and Zachary A. Rhone. The Great Tower of Elfland: The Mythopoeic Worldview of J.R.R. Tolkien, C.S. Lewis, G.K. Chesterton, and George MacDonald (2017)
 Dyer, Justin Buckley and Micah Joel Watson. C.S. Lewis on Politics and Natural Law (2016)
 Edwards, Andrew and Fleur. C.S. Lewis: The Story of One of the World's Most Famous Authors Who Sold over a Hundred Million Books (2007)
 Edwards, Bruce. L. A Rhetoric of Reading: C.S. Lewis's Defense of Western Literacy (1986)
 Edwards, Bruce L. The Taste of the Pineapple: Essays on C.S. Lewis as Reader, Critic, and Imaginative Writer (1988)
 Edwards, Bruce L. Not a Tame Lion: Unveil Narnia Through the Eyes of Lucy, Peter, and Other Characters Created by C.S. Lewis (2005)
 Edwards, Bruce L. Further Up And Further In: Understanding C.S. Lewis’s The Lion, the Witch, and the Wardrobe (2005)
 Edwards, Bruce L. Jr., ed. C.S. Lewis: Life, Works, and Legacy (2007) – в 4 тома
 Elst, Philip Vander. Thinkers of Our Time: C.S. Lewis (1996)
 Elst, Philip Vander. C.S. Lewis: A Short Introduction (2005)
 Fagerberg, David W. C.S. Lewis: An Introduction to the Wonderful World of Narnia (2016)
 Feddes, David. Missional Apologetics: Cultural Diagnosis and Gospel Plausibility in C.S. Lewis and Lesslie Newbigin (2012)
 Feinendegen, Norbert and Arend Smilde, eds. The ‘Great War’ of Owen Barfield and C.S. Lewis: Philosophical Writings, 1927 – 1930 (2015)
 Felice, Nikki. You are who He says you are: the search for God and Wholeness in C.S. Lewis's Till We Have Faces (2017)
 Ferrier, Jorda C. Calvin & C.S. Lewis: Solving the Riddle of the Reformation (2010)
 Filmer, Kath. The Fiction of C.S. Lewis: Mask and Mirror (1992)
 Fisher, H. Dennis. As the Sun has Risen: Scriptural Reflections on C.S. Lewis’ Life and Literature (2014)
 Ford, Paul F. Companion to Narnia: A Complete Guide to the Magical World of C.S. Lewis’s The Chronicles of Narnia (1980)Пол Ф. Форд – Нарния пътеводител: Магическият свят на Хрониките на Нарния, К. С. Луис''', изд. „Бард“ (2008), ISBN 978-954-585-916-8
 Ford, Paul F. Pocket Companion to Narnia: A Guide to the Magical World of C.S. Lewis (2005)
 Frantz, Jennifer. The Lion, the Witch and the Wardrobe: Welcome to Narnia (I Can Read! 2) (2005) – адаптация
 Frantz, Jennifer. The Lion, the Witch and the Wardrobe: Tea with Mr. Tumnus (I Can Read! 2) (2005) – адаптация
 Frantz, Jennifer. Prince Caspian: This Is Narnia (I Can Read! 2) (2008) – адаптация
 Frantz, Jennifer. Prince Caspian: Lucy's Journey (I Can Read! 2) (2008) – адаптация
 Frantz, Jennifer. The Voyage of the Dawn Treader: Aboard the Dawn Treader (I Can Read! 2) (2010) – адаптация
 Frantz, Jennifer. The Voyage of the Dawn Treader: Quest for the Lost Lords (I Can Read! 2) (2010) – адаптация
 Fredrick, Candice and Sam McBride. Women Among the Inklings: Gender, C.S. Lewis, J.R.R. Tolkien, and Charles Williams (2001)
 Fuller, Edmund, ed. Books with Men Behind Them (1991)
 Gehring, Michael. The Oxbridge Evangelist: Motivations, Practices, and Legacy of C.S. Lewis (2017)
 Gibb, Jocelyn, ed. Light on C.S. Lewis (1965)
 Gibson, Evan K. C.S. Lewis: Spinner of Tales: A Guide to His Fiction (1980)
 Gilbert, Douglas and Clyde S. Kilby. C.S. Lewis: Images of His World (1973)
 Gilchrist, K. J. A Morning After War: C.S. Lewis and WWI (2005)
 Gillespie, Natalie Nichols. Believing in Narnia: A Kid’s Guide to Unlocking the Secret Symbols of Faith in C.S. Lewis’ The Chronicles of Narnia (2008)
 Glaspey, Terry. Not a Tame Lion: The Spiritual Legacy of C.S. Lewis (1996), изд. и като The Spiritual Legacy of C.S. Lewis (2001) и като Not a Tame Lion: The Spiritual Legacy of C.S. Lewis and The Chronicles of Narnia (2005) Glaspey, Terry W. C.S. Lewis: His Life & Thought (2005)
 Gilchrist, K. J. A Morning After War: C.S. Lewis and WW I (2005)
 Gilmor, Michael J. Animals in the Writings of C.S. Lewis (2017)
 Glover, Donald F. C.S. Lewis: The Art of Enchantment (1981)
 Glyer, Diana Pavlac. The Company They Keep: C.S. Lewis and J.R.R. Tolkien as Writers in Community (2006), (2008)
 Glyer, Diana Pavlac. Bandersnatch: C.S. Lewis, J.R.R. Tolkien, and the Creative Collaboration of the Inklings (2015)
 Goetz, Stewart. A Philosophical Walking Tour with C.S. Lewis: Why It Did Not Include Rome (2014)
 Goffar, Janine. C.S. Lewis Index: Rumours from the Sculptor’s Shop (1995), изд. и като Rumors from a Sculptor’s Shop (1997)
 Gordon, Christopher. C.S. Lewis: A Life Inspired (2014)
 Gormley, Beatrice. C.S. Lewis: Christian and Storyteller (1997)
 Gormley, Beatrice. C.S. Lewis: The Man behind Narnia (2005)
 Graham, David, ed. We Remember C.S. Lewis: Essays & Memoirs (2001)
 Green, Roger Lancelyn, and Walter Hooper. C.S. Lewis: A Biography (1974), (2002, преработено и допълнено изд. на HarperCollins)
 Gresham, Douglas H. Lenten Lands: My Childhood with Joy Davidman and C.S. Lewis (1988)
 Gresham, Douglas H. Jack’s Life: The Life Story of C.S. Lewis (2005)
 Griffin, William. Clive Staples Lewis: A Dramatic Life (1986)
 Griffin, William. C.S. Lewis: Spirituality for Mere Christians (2005)
 Hamilton, Janet. C.S. Lewis: Twentieth Century Pilgrim (2010)
 Hannay, Margaret Patterson. C.S. Lewis (1981)
 Hannay, Margaret Patterson. C.S. Lewis: A Map of His Worlds (2009)
 Hardy, Elizabeth Baird. Milton, Spenser and the Chronicles of Narnia: Literary Sources for the C.S. Lewis Novels (2007)
 Hart, Dabney Adams. Through the Open Door: A New Look at C.S. Lewis (1984)
 Harwood, Laurence. C.S. Lewis, My Godfather: Letters, Photos and Recollections (2007)
 Hayward, CJS. „St. Clive“: An Eastern Orthodox Author Looks Back at C.S. Lewis (2019)
 Heck, Joel. Irrigating Deserts: C.S. Lewis on Education (2005)
 Heck, Joel. From Atheism to Christianity: The Story of C.S. Lewis (2017)
 Hein, Roland. Christian Mythmakers: C.S. Lewis, Madeleine L'Engle, J.R.R. Tolkien, George Macdonald, G.K. Chesterton & Others (1998)
 Hein, David and Edward Henderson, eds. C.S. Lewis and Friends: Faith and the Power of Imagination (2010)
 Higgins, Sørina. The Inklings and King Arthur: J.R.R. Tolkien, Charles Williams, C.S. Lewis, and Owen Barfield on the Matter of Britain (2018)
 Hilder, Monika B. Surprised by the Feminine: A Rereading of C.S. Lewis and Gender. Edited by Karen Marguerite Randall (2013)
 Hilder, Monika B. The Feminine Ethos in C.S. Lewis’s Chronicles of Narnia (2012)
 Hilder, Monika B. The Gender Dance: Ironic Subversion in C.S. Lewis’s Cosmic Trilogy (2013)
 Hill, Richard A. and Lyle Smith, eds. Teaching C.S. Lewis: A Handbook for Professors, Church Leaders, and Lewis Enthusiasts (2007)
 Hillegas, Mark H., ed. Shadows of Imagination, Revised: The Fantasies of C.S. Lewis, J.R.R. Tolkien, and Charles Williams (1979)
 Himes, Jonathan B., Joe R. Christopher and Salwa Khoddam, eds. Truths Breathed Through Silver: The Inklings Moral and Mythopoeic Legacy (2008)
 Hinten, Marvin D. The Keys to the Chronicles: Unlocking the Symbols of C.S. Lewis’s Narnia (2005)
 Holbrook, David. The Skeleton in the Wardrobe: C.S. Lewis' Fantasies: A Phenomenological Study (1991)
 Holmer, Paul. C.S. Lewis: The Shape of His Faith and Thought (1976)
 Hooper, Walter. Past Watchful Dragons: The Narnian Chronicles of C.S. Lewis (1979)
 Hooper, Walter. Through Joy and Beyond: A Pictorial Biography of C.S. Lewis (1982)
 Hooper, Walter. C.S. Lewis: A Companion and Guide (1996)
 Hooper, Walter. C.S. Lewis: A Complete Guide to His Life & Works (1998)
 Howard, Thomas. Narnia and Beyond: A Guide to the Fiction of C.S. Lewis (2006), изд. и като C.S. Lewis: Man of Letters (1987) и като The Achievement of C.S. Lewis: A Reading of His Fiction (1980).
 Humphrey, Edith M. Further Up and Further In: Orthodox Conventions With C.S. Lewis on Scripture & Theology (2018)
 Hunt, Maurice. The Divine Face in Four Writers: Shakespeare, Dostoyevsky, Hesse, and C.S. Lewis (2015)
 Hurd, Crystal. Thirty Days with C.S. Lewis: A Women’s Devotional (2014)
 Huttar, Charles A. Imagination and the Spirit: Essays in Literature and the Christian Faith presented to Clyde S. Kilby (1971)
 Huttar, Charles A. and Peter J. Schakel, eds., Word and Story in C.S. Lewis (1991)
 Jacobs, Alan. The Narnian: The Life and Imagination of C.S. Lewis (2005)
 Jacobs, Lana. Prince Caspian: The Movie Storybook (2008)
 Janzen, John H.. Heresy In Narnia? Departures From Evangelical Orthodoxy in the Writings of C.S. Lewis (2011)
 Jebb, Sharon. God and the Self: Samuel Beckett and C.S. Lewis (2011)
 Job, Rueben P., Norman Shawchuck, et al. 30 Meditations on the Writings of C.S. Lewis (2020)
 Joeckel, Samuel. The C.S. Lewis Phenomenon: Christianity and the Public Sphere (2013)
 Johnston, Chris. C.S. Lewis: 101 Greatest Life Lessons, Inspiration and Quotes from C.S. Lewis (2015)
 Joseph, Mark. The Lion, the Professor and the Movies: Narnia’s Journey to the Big Screen (2010)
 Kang, Chang-Wu. The Last Journey of Jack Lewis: A Conversation of C.S. Lewis with Friedrich Nietzsche and Sigmund Freud (2013)
 Karkainen, Paul A. Narnia explored (1979)
 Kawano, Roland M. C.S. Lewis: Always a Poet (2004)
 Keefe, Carolyn, ed. C.S. Lewis: Speaker and Teacher (1971)
 Kennedy, Jon R. The Everything Guide to C.S. Lewis and Narnia: Explore the Magical World of Narnia and the Brilliant Mind Behind It (2008)
 Kennedy, Jon R. C.S. Lewis Themes and Threads (2012)
 Kennedy, Jon R. Saint Clive: A Spiritual Life of C.S. Lewis: The case for—and the opposition against—sainthood for C.S. Lewis (2016)
 Khoddam, Salwa. Mythopoeic Narnia: Memory, Metaphor, and Metamorphoses in The Chronicles of Narnia (2010)
 Khoddam, Salwa, Mark R. Hall and Jason Fisher. C.S. Lewis and the Inklings: Reflections on Faith, Imagination, and Modern Technology (2015)
 Kilby, Clyde S. The Christian World of C.S. Lewis (1964)
 Kilby, Clyde S. Images of Salvation in the Fiction of C.S. Lewis (1978)
 Kilby, Clyde S. A Well of Wonder: C.S. Lewis, J.R.R. Tolkien, and The Inklings (2017)
 King, Don W. C.S. Lewis, Poet: The Legacy of His Poetic Impulse (2001)
 King, Don W. Hunting the Unicorn: A Crirtical Biography of Ruth Pitter (2008)
 King, Don W., ed. Out of My Bone: The Letters of Joy Davidman (2009)
 King, Don W., ed. Plain to the Inward Eye: Selected Essays on C.S. Lewis (2013)
 King, Don W., ed. The Collected Poems of C.S. Lewis: A Critical Edition (2015)
 King, Don. W. Yet One More Spring: A Critical Study of Joy Davidman (2015)
 Kirk, E. J. Beyond the Wardrobe: The Official Guide to Narnia (2005)
 Knight, Gareth. The Magical World of the Inklings: J.R.R. Tolkien, C.S. Lewis, Charles Williams, Owen Barfield (1991), (2010, разширено и преработено изд.)
 Kopp, Heather and David. Roar: A Christian Family Guide to the Chronicles of Narnia (2005)
 Kort, Wesley A. C.S. Lewis Then and Now (2001)
 Kort, Wesley A. Reading C.S. Lewis: A Commentary (2015)
 Kreeft, Peter. C.S. Lewis: A Critical Essay (1969)
 Kreeft, Peter. C.S. Lewis for the Third Millennium: Six Essays on The Abolition of Man (1994)
 Kreeft, Peter. Symbol or Substance?: A Dialogue on the Eucharist with C.S. Lewis, Billy Graham and J.R.R. Tolkien (2019)
 Latta, Corey. Functioning Fantasies: Theology, Ideology, and Social Conception in the Fantasies of C.S. Lewis and J.R.R. Tolkien (2010)
 Latta, Corey. C.S. Lewis and the Art of Writing: What the Essayist, Poet, Novelist, Literary Critic, Apologist, Memorist, Theologian Teaches Us about the Life and Craft of Writing (2016)
 Lawlor, John. C.S. Lewis: Memories and Reflections (1998)
 Lazo, Andrew and Mary Anne Phemister, eds. Mere Christians: Inspiring Stories of Encounters with C.S. Lewis (2009)
 Lewis, C.S. and Paul McCaster. C.S. Lewis at War: The Dramatic Story Behind Mere Christianity (2013) – CD-ROM
 Lewis C.S. and Terry L. Miethe. Shepherd's Notes: C.S. Lewis's Mere Christianity (2017)
 Lewis C.S., Andrea Kirk Assaf, et al. C.S. Lewis' Little Book of Wisdom: Meditations on Faith, Life, Love, and Literature (2018)
 Lewis C.S. and A. T. Reyes. C.S. Lewis's Lost Aeneid: Arms and the Exile (2019)
 Lewis, Warren Hamilton and Marjorie Lamp Mead, eds. Brothers and Friends: The Diaries of Major Warren Hamilton Lewis (1982)
 Lewis, Warren Hamilton, ed. The Lewis Papers: The Memoirs of the Lewis Family, 1850 – 1930 (11 vols.) (1933)
 Lindskoog, Kathryn. The Lion of Judah in Never-Never Land: The Theology of C.S. Lewis Expressed in His Fantasies for Children (1973)
 Lindskoog, Kathryn. C.S. Lewis: Mere Christian (1988)
 Lindskoog, Kathryn. The C.S. Lewis Hoax (1988)
 Lindskoog, Kathryn. Finding the Landlord: A Guidebook to C.S. Lewis’s Pilgrim’s Regress (1995)
 Lindskoog, Kathryn. Journey Into Narnia (1997)
 Lindskoog, Kathryn. Sleuthing C.S. Lewis: More Light in the Shadowlands (2001)
 Lindskoog, Kathryn. Surprised by C.S. Lewis, George MacDonald, and Dante: An Array of Original Discoveries (2001)
 Lindsley, Art. C.S. Lewis’s Case for Christ: Insights from Reason, Imagination, and Faith (2005)
 Lindvall, Terry. Surprised by Laughter: The Comic World of C.S. Lewis (1996), изд. и като Surprised by Laughter Revised & Updated: The Comic World of C.S. Lewis (2012)
 Livermore, Kevin S. The Theology of C.S. Lewis (2014), (2018 – преработено и допълнено изд.)
 Linop, Grevel. Charles Williams: The Third Inkling (2015)
 Lobdell, Jared. The Scientifiction Novels of C.S. Lewis: Space and Time in the Ransom Stories (2004)
 Loconte, Joseph. A Hobbit, a Wardrobe, and a Great War: How J.R.R. Tolkien and C.S. Lewis Rediscovered Faith, Friendship, and Heroism in the Cataclysm of 1914 – 1918 (2015)
 Loomis, Steven and Jacob Rodriguez. C.S. Lewis: A Philosophy of Education (2009)
 Lowenberg, Susan. C.S. Lewis: A Reference Guide 1972 – 1988 (1993)
 Macdonald, Michael H. and Andrew A. Tadie, eds. The Riddle of Joy: G.K. Chesterton and C.S. Lewis (1989)
 MacSwain, Robert and Michael Ward, eds. The Cambridge Companion to C.S. Lewis (2010)
 Manley, Jerald L. The Imaginative Christianity of C.S. Lewis (2014)
 Manlove, Colin N. C.S. Lewis: His Literary Achievement (1987)
 Markos, Louis. Lewis Agonistes: How C.S. Lewis Can Train Us to Wrestle with the Modern and Postmodern World (2003)
 Markos, Louis. From A to Z to Narnia with C.S. Lewis (2015)
 Markos, Louis and David Diener. C.S. Lewis: An Apologist for Education (2015)
 Manlove, Colin. C.S. Lewis: His Literary Achievement (1987)
 Manlove, Colin. The Chronicles of Narnia: The Patterning of a Fantastic World (1993)
 Markos, Louis. Lewis Agonistes: How C.S. Lewis can Train us to Wrestle with the Modern and Post-Modern World (2003)
 Markos, Louis. Restoring Beauty: The Good, the True, and the Beautiful in the Writings of C.S. Lewis (2010)
 Markos, Louis. On the Shoulders of Hobbits: The Road to Virtue with Tolkien and Lewis (2012)
 Markos, Louis. Restoring Beauty: The Good, the True, and the Beautiful in the Writings of C.S. Lewis (2012)
 Markos, Louis. C.S. Lewis: An Apologist for Education (2015)
 Markos, Louis. From A to Z to Narnia with C.S. Lewis (2015)
 Marshall, Cynthia. Essays on C.S. Lewis and George Macdonald: Truth, Fiction, and the Power of Imagination (1991)
 Marsden, George M. C.S. Lewis’s „Mere Christianity“: A Biography (2016)
 Marshall, Cynthia, ed. Essays on C.S. Lewis and George Macdonald: Truth, Fiction, and the Power of Imagination (1991)
 Martin, D. S. Conspiracy of Light: Poems Inspired by the Legacy of C.S. Lewis (2013)
 Martin, Thomas L., ed. Reading the Classics with C.S. Lewis (2000)
 Martindale, Wayne. Beyond the Shadowlands: C.S. Lewis on Heaven and Hell (2005)
 Martindale, Wayne and Jerry Root, eds. The Quotable Lewis: An Encyclopedic Selection of Quotes from the Complete Published Works (1989)
 Martindale, Wayne, Jerry Root and Linda Washington, eds. The Soul of C.S. Lewis: A Meditative Journey through Twenty-Six of His Best-Loved Writings (2010)
 McAlister Caroline and Jessica Lanan. Finding Narnia: The Story of C.S. Lewis and His Brother Warnie (2019)
 McColman, Carl. The Lion, the Mouse, and the Dawn Treader: Spiritual Lessons from C.S. Lewis’s Narnia (2010)
 McConnell, Stephen D. Take Me to Aslan: C.S. Lewis and the Art of Trusting (2012)
 McCusker, Paul. C.S. Lewis & Mere Christianity: The Crisis That Created a Classic (2014)
 McGrath, Alister E. The Intellectual World of C.S. Lewis (2013)
 McGrath, Alister E. C.S. Lewis: A Life: Eccentric Genius, Reluctant Prophet (2013), (2016)
 McGrath, Alister. Deep Magic, Dragons and Talking Mice: How Reading C.S. Lewis Can Change Your Life (2014)
 McGrath, Alister. If I Had Lunch with C.S. Lewis: Exploring the Ideas of C.S. Lewis on the Meaning of Life (2014)
 McGrath, Alister. Richard Dawkins, C.S. Lewis and the Meaning of Life (2019)
 McLaughlin, Sara. A Word Index to the Poetry of C.S. Lewis (1988)
 McLaughlin, Sara. Meeting God in The Lion, The Witch and the Wardrobe (2005)
 McPherson, Joyce. Beyond the Land of Narnia: The Story of C.S. Lewis (2015)
 Meilander, Gilbert. The Taste for the Other: The Social and Ethical Thought of C.S. Lewis (1978)
 Menuge, Angus J. L., ed. C.S. Lewis, Lightbearer in the Shadowlands: The Evangelistic Vision of C.S. Lewis (1997)
 Menzies, James W. True Myth: C.S. Lewis and Joseph Campbell on the Veracity of Christianity (2014)
 Miller, Peter C. The Lion, the Witch and the Extraordinary Perspective in C. S. Lewis: Thinking Outside the Wardrobe... Horizons Beyond Narnia: Lewis's Own Dawn Treader Voyages (2011)
 Miller, Ryder W. From Narnia to a Space Odyssey: Stories, Letters and Commentaries by and About and C.S. Lewis and Arthur C. Clarke (2005)
 Miller, Ron, ed. C.S. Lewis and the Arts: Creativity in the Shadowlands (2013)
 Mellincamp, Joseph McRae. Mere Christianity: Discussion and Study Guide for the Book by C.S. Lewis (2012)
 Mills, David, ed. The Pilgrim’s Guide: C.S. Lewis and the Art of Witness (1998)
 Montgomery, John Warwick. Myth, Allegory, and Gospel: An Interpretation of J.R.R. Tolkien, C.S. Lewis, G.K. Chesterton and Charles Williams (2015)
 Mosteller, Timothy M. and Gayne John Anacker. Contemporary Perspectives on C.S. Lewis' 'The Abolition of Man': History, Philosophy, Education, and Science (2017)
 Moorman, Charles. The Precincts of Felicity: The Augustinian City of the Oxford Christians (1966)
 Mueller, Steven P. Not a Tame God: Christ in the Writings of C.S. Lewis (2002)
 Murphy, Brian. C.S. Lewis (1983)
 Myers, Doris T. Bareface: A Guide to C.S. Lewis’s Last Novel (2004)
 Myers, Doris. C.S. Lewis in Context (1994)
 Nicholson, William. Shadowlands: A Play (1991)
 Nicoli, Armand M., Jr. The Question of God: C.S. Lewis and Sigmund Freud Debate God, Love, Sex, and the Meaning of Life (2002)
 O’Flaherty, William. C.S. Lewis Goes to Hell: A Companion and Study Guide to The Screwtape Letters (2016)
 O'Flaherty, William and Jerry Root. The Misquotable C.S. Lewis: What He Didn't Say, What He Actually Said, and Why It Matters (2018)
 Ott, Kevin. Shadowlands and Songs of Light: An Epic Journey into Joy and Healing (2016)
 Overkamp, Jennifer. Truth, Fantasy, and Paradox: The Fairy Tales of George MacDonald, G.K. Chesterton, and C.S. Lewis (2014)
 Packer, J. I, Clyde Kilby et al. C.S. Lewis: His simple life and extraordinary legacy (2012)
 Patrick, James. The Magdalen Metaphysicals: Idealism and Orthodoxy at Oxford, 1901 – 1945 (1985)
 Patterson, Nancy-Lou. Ransoming the Waste Land Papers on C.S. Lewis's Space Trilogy, Chronicles of Narnia, and Other Works (2016) – в 2 тома
 Payne, Leanne. Real Presence: The Christian Worldview of C.S. Lewis as Incarnational Reality (1995)
 Pearce, Joseph. C.S. Lewis and the Catholic Church (2003)
 Pemberton, Ryan J. Called: My Journey to C.S. Lewis’s House and Back Again (2015)
 Pemberton, Ryan J. Walking with C.S. Lewis, Companion Guide: A Spiritual Journey Through His Life and Writings (2018)
 Pennington, John. The Lion, The Witch, and The Wardrobe By C.S. Lewis Student Workbook: Quick Student Workbooks (2017)
 Peters, John. C.S. Lewis: The Man and His Achievements (1985)
 Peters, Thomas C. Simply C.S. Lewis: A Beginner’s Guide to the Life and Works of C.S. Lewis (1997)
 Phemister, Mary Anne and Andrew Lazo, eds. Mere Christians: Inspiring Stories of Encounters with C.S. Lewis (2013) – аудиокнига
 Phillips, Justin. C.S. Lewis in a Time of War: The World War II Broadcasts that Riveted a Nation and Became the Classic Mere Christianity, War (2006), изд. и като C.S. Lewis at the BBC: Messages of Hope in the Darkness of War (2002)
 Piper, John. Alive To Wonder: Celebrating The Influence of C.S. Lewis (2013)
 Piper, John and David Mathis, eds. The Romantic Rationalist: God, Life, and Imagination in the Work of C.S. Lewis (2014)
 Piper, John. Seeing Beauty and Saying Beautifully: The Power of Poetic Effort in the Work of George Herbert, George Whitefield, and C.S. Lewis (2014)
 Poe, Harry Lee and James Ray Veneman. The Inklings of Oxford: C.S. Lewis, J. R. R. Tolkien, and Their Friends (2009)
 Poe, Henry Alan and Rebecca Whitten, eds. C.S. Lewis Remembered: Collected Reflections of Students, Friends & Colleagues (2006)
 Purtill, Richard. C.S. Lewis' Case for the Christian Faith (2004)
 Poe, Harry Lee, and Jim Veneman. The Inklings of Oxford: C.S. Lewis, J.R.R. Tolkien, and Their Friends (2009)
 Poe, Harry Lee, and Rebecca Whitten Poe, eds. C.S. Lewis Remembered: Collected Reflections of Students, Friends, and Colleagues (2006)
 Poe, Harry Lee. Becoming C.S. Lewis (1898 – 1918), Volume 1: A Biography of Young Jack Lewis (2019)
 Prothero, James and Donald T. Williams. Gaining a Face: The Romanticism of C.S. Lewis (2013)
 Purtill, Richard. Lord of Elves and Eldils: Fantasy and Philosophy in C.S. Lewis and J.R.R. Tolkien (1974)
 Reed, Gerald. C.S. Lewis and The Bright Shadow of Holiness (1999)
 Reichard, Matthias J. F. On the importance of safeguarding the Truth in pedagogical systems. C. S. Lewis and David Foster Wallace concerning „Liberal education – remaining within the Tao“ (2019)
 Reilly, R. J. Romantic religion: A study of Barfield, Lewis, Williams and Tolkien (1971)
 Reppert, Victor. C.S. Lewis's Dangerous Idea: In Defense of the Argument from Reason (2003)
 Richardson, Marianna and Christine Thackeray. C.S. Lewis: Latter-Day Truths in Narnia (2008)
 Rigney, Joe. Live Like A Narnian: Christian Discipleship in Lewis’s Chronicles (2013)
 Ricke, Joe and Ashley Chu. The Faithful Imagination: Papers from the 2018 Frances White Ewbank Colloquium on C.S. Lewis & Friends (2019)
 Roinson, Nigel. The Unofficial Narnia Quiz Book (2005)
 Rogers, Jonathan. The World According to Narnia: Christian Meaning in C.S. Lewis’s Beloved Chronicles (2005)
 Rogers, Ted. Evil, Eroticism, and Englishness in the Works of the British Literary Club the Inklings: C.S. Lewis, J.R.R. Tolkien, and Charles William's (2012)
 Rossi, Lee D. The Politics of Fantasy: C.S. Lewis and J.R.R. Tolkien (1984)
 Root, Jeremy and Mark Neal. The Surprising Imagination of C.S. Lewis: An Introduction (2015)
 Root, Jerry. C.S. Lewis and a Problem of Evil: An Investigation of a Persuasive Theme (2009)
 Roy, Michael. Reflections on C.S. Lewis (2014)
 Ryken, Leland, and Marjorie Lamp Mead. A Reader’s Guide Through the Wardrobe: Exploring C.S. Lewis’s Classic Story (2005)
 Ryken, Leland, and Marjorie Lamp Mead. A Reader’s Guide to Caspian: A Journey into C.S. Lewis’s Narnia (2008)
 Sammons, Martha C. A Far-off Country: Journeying to Narnia and Other Worlds (2000), включва книгите A Guide Through Narnia (1979) и A Guide Through C.S. Lewis’s Space Trilogy (1980)
 Santamaria, Abigail. Joy: Poet, Seeker, and the Woman Who Captivated C.S. Lewis (2015)
 Sayer, George. Jack: A Life of C.S. Lewis (1994), изд. и като Jack: C.S. Lewis and His Times (1988)
 Schakel, Peter J., ed. The Longing For a Form: Essays on the Fiction of C.S. Lewis (1977)
 Schakel, Peter J. ed. Imagination and the Arts in C.S. Lewis: Journeying to Narnia and Other Worlds (2002)
 Schakel, Peter J. Reading with the Heart: The Way into Narnia (1979)
 Schakel, Peter J. Reason and Imagination in C.S. Lewis: A Study in Till We Have Faces (1984)
 Schakel, Peter J. The Way into Narnia: A Reader’s Guide (2005)
 Schakel, Peter J. Is Your Lord Large Enough: How C.S. Lewis Expands Our View of God (2008)
 Schiftman, Jacob. The C.S. Lewis Book on the Bible: What the Greatest Christian Writer Thought About the Greatest Book (2009)
 Schofield, Stephen, ed. In Search of C.S. Lewis (1983)
 Schultz, Jeffrey D., and John G. West, Jr. eds. The C.S. Lewis Readers’ Encyclopedia (1998)
 Scull, Christina. The Magical Spell of Narnia: Poetics and Philosophy in C.S. Lewis’s The Chronicles of Narnia (2005)
 Sears, Janette. The Oxford of J.R.R. Tolkien and C.S. Lewis: A Guided Walk Round the Centre of Oxford, Visiting Places with Connections to Tolkien, Lewis and Other Inklings (2007)
 Selby, Gary S. Pursuing an Earthy Spirituality: C.S. Lewis and Incarnational Faith (2019)
 Sellars, J. T. Reasoning Beyond Reason: Imagination as a Theological Source in the Work of C.S. Lewis (2010)
 Seper, Charles. C.S. Lewis Called Him Master: Exploring the Life and Adult Fantasy Works of George MacDonald (2007)
 Seresová, Lenka. The Use of Mythological Elements in „The Chronicles of Narnia“ by C.S. Lewis (2017)
 Sibley, Brian. C.S. Lewis Through the Shadowlands: The Love Story of C.S. Lewis and Joy Davidman (1994)
 Simpson, Paul. A Brief Guide to C.S. Lewis (2013)
 Sims, John. Missionaries to the Skeptics: Christian Apologists for the Twentieth Century: C.S. Lewis, Edward John C. Arnell, and Reinhold Niebuhr (1995)
 Skoglund, Elizabeth. Found Faithful: The Timeless Stories of Charles Spurgeon, Amy Carmichael, C.S. Lewis, Ruth Bell Graham, and Others (2014)
 Smack, Anna. Roots in the Air: C.S. Lewis and the Imaginative World (2010)
 Small, Shawn. The Chronicles of C.S. Lewis: An Exploration of His Life Through His Own Words (2016)
 Smith, Alexander. C.S. Lewis and the Island of His Birth (2013)
 Smith, Mark Eddy. Aslan’s Call: Finding Our Way to Narnia (2005)
 Smith, Patrick Houston. Patches of Godlight: The Pattern of Thought of C.S. Lewis (1981)
 Smith, Sandy. C.S. Lewis and the Island of His Birth (2013)
 Snyder, K. Alan. America Discovers C.S. Lewis: His Profound Impact (2016)
 Solganick, Harvey E. Lessons from C.S. Lewis: Becoming an Evangelical Apologetic Disciple for Christ (2018)
 Starr, Charlie W. and Walter Hopper. Light: C.S. Lewis's Firts and Final Short Story (2012)
 Starr, Charlie W.. The Faun's Bookshelf: C.S. Lewis on Why Myth Matters (2018)
 Stein, E. K. Prince Caspian: The Tail of Reepicheep (2008)
 Stevens, Dan. C.S. Lewis: A Biography (2016)
 Stewart, Mahnory. Swallow the Sun: The Early Life of C.S. Lewis (2018)
 Sturch, Richard. Four Christian Fantasists: A Study of the Fantastic Writings of George MacDonald, Charles Williams, C.S. Lewis and J.R.R. Tolkien (2001)
 Sturgis, Amy H., ed. Past Watchful Dragons: Fantasy and Faith in the World of C.S. Lewis (2007)
 Sutherland, Martin. A Myth Retold: Re-encountering C.S. Lewis as Theologian (2014)
 Swafford, Andrew Dean. Spiritual Survival in the Modern World: Insights from C.S. Lewis’ Screwtape Letters (2016)
 Swift, Catherine. C.S. Lewis (1990)
 Taliaferro, Charles A. Praying With C.S. Lewis (Companions for the Journey) (1998)
 Tadie, Andrew A., and Michael H. Macdonald, eds. Permanent Things: Toward the Recovery of a More Human Scale at the End of the Twentieth Century (1995)
 Tandy, Gary L. C.S. The Rhetoric of Certitude: C.S. Lewis’s Nonfiction Prose (2009)
 The C.S. Lewis Institute. From Belfast to Narnia: The Life and Faith of C.S. Lewis (2018)
 Travers, Michael. C.S. Lewis: Views from Wake Forest: Essays on C.S. Lewis with Walter Hooper, James Como, and Many Others (2008)
 Thorson, Stephen. Joy and Poetic Imagination: Understanding C.S. Lewis’s „Great War“ with Owen Barfield and Its Significance for Lewis’s Conversion and Writings (2015)
 Turley, Steve. Classical vs. Modern Education: A Vision from C.S. Lewis (2017)
 Turley, Steve. The Abolition of Sanity: C.S. Lewis on the Consequences of Modernism (2019)
 Urang, Gunnar. Shadows of Heaven: Religion and Fantasy in the Writing of C.S. Lewis, Charles Williams, and J.R.R. Tolkien (1971)
 Van Leeuwen, Mary Stewart. A Sword Between the Sexes? C.S. Lewis and the Gender Debates (2010)
 Van Zee, Amy. How to Analyze the Works of C.S. Lewis (2012)
 Vanauken, Shledon. A Severe Mercy: C.S. Lewis and a Pagan Love Invaded by Christ (1977)
 Vaus, Will. Mere Theology: A Guide to the Thought of C.S. Lewis (2004)
 Vaus, Will. The Professor of Narnia: [the C.S. Lewis Story] (2008)
 Vaus, Will. The Hidden Story of Narnia: A Book-By-Book Guide to C.S. Lewis' Spiritual Themes (2010)
 Vaus, Will. Speaking of Jack: A C.S. Lewis Discussion Guide (2011)
 Vaus, Will. C.S. Lewis’ Top Ten: Influential Books and Authors, Volume One (2014)
 Vaus, Will. In the Footsteps of C.S. Lewis: A Photographic Pilgrimage to the British Isles (2016)
 Veith, Gene. The Soul of The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
 Veith, Gene. The Soul of Prince Caspian: Exploring Spiritual Truth in the Land of Narnia (2008)
 Velarde, Robert The Lion, the Witch, and the Bible: Good and Evil in the Classic Tales of C.S. Lewis (2005)
 Velarde, Robert. Conversations With C.S. Lewis: Imaginative Discussions About Life, Christianity and God (2008)
 Velarde, Robert. The Heart of Narnia; Wisdom, Virtue, and Life Lessons from the Classic Chronicles (2008)
 Vermilye, Alan. The Screwtape Letters Study Guide: A Bible Study on the C.S. Lewis Book The Screwtape Letters (2015)
 Vermilye, Alan. Screwtape Proposes a Toast Study Guide: A Bible Study on the C.S. Lewis Essay Screwtape Proposes a Toast (2016)
 Vermilye, Alan. The Screwtape Letters Study Guide for Teens: A Bible Study for Teenagers on the C.S. Lewis Book The Screwtape Letters (2016)
 Vermiliye, Alan. The Great Divorce Study Guide: A Bible Study on the C.S. Lewis Book The Great Divorce (2017)
 Vermiliye, Alan. The Problem of Pain Study Guide: A Bible Study on the C.S. Lewis Book The Problem of Pain (2018)
 Vermiliye, Alan. The Great Divorce Study Guide for Teens: A Bible Study for Teenagers on the C.S. Lewis Book The Great Divorce (2018)
 Wagner, Richard. C.S. Lewis & Narnia for Dummies (2005)
 Walker, Andrew and James Patrick, eds. A Christian for All Christians: Essays in Honor of C.S. Lewis (1992), изд. и като Rumours of Heaven: Essays in Celebration of C.S. Lewis (1998)
 Walsh, Chad. C.S. Lewis: Apostle to the Skeptics (1949)
 Walsh, Chad. The Literary Legacy of C.S. Lewis (1979)
 Ward, Michael. Planet Narnia: The Seven Heavens in the Imagination of C.S. Lewis (2008)
 Ward, Michael. The Narnia Code: C.S. Lewis and the Secret of the Seven Heavens (2010)
 Walsh, Chad. C.S. Lewis: Apostle to the Skeptics (1949), (1974)
 Walsh, Chad. Chad Walsh Reviews: C.S. Lewis (1998)
 Walsh, Milton T. Second Friends: C.S. Lewis and Ronald Knox in Conversation (2008)
 Ward, Michael. Planet Narnia: The Seven Heavens in the Imagination of C.S. Lewis (2007)
 Ward, Michael. The Narnia Code: C.S. Lewis and the Secret of the Seven Heavens (2010)
 Ward, Michael and Peter S. Williams, eds. C.S. Lewis at Poets' Corner (2016)
 Watson, George, ed. Critical Essays on C.S. Lewis (1992)
 Waugh, Geoff. Discovering Aslan: High King above all Kings in Narnia (Basic Edition): The Lion of Judah – a devotional commentary on The Chronicles of Narnia by C.S. Lewis (2016)
 Wellman, Sam. C.S. Lewis: Author of Mere Christianity (1998)
 Werther, David and Susan Werther. C.S. Lewis’s List: The Ten Books That Influenced Him Most (2015), (2016)
 West, John G., ed. The Magician’s Twin: C.S. Lewis on Science, Scientism, and Society (2012)
 Wheeler, Andrew. C.S. Lewis: Clarity and Confusion: A Balanced Introduction to His Writings (2005)
 White, Michael. C.S. Lewis: A Life (2004)
 White, Michael. C.S. Lewis: The Boy Who Chronicled Narnia (2007)
 White, Luther Williams. The Image of Man in C.S. Lewis (1969)
 White, Roger M., Judith Wolfe, and Brendan Wolfe. C.S. Lewis and His Circle: Essays and Memoirs from the Oxford C.S. Lewis Society (2015)
 Wielenberg, Erik J. God and the Reach of Reason: C.S. Lewis, David Hume, and Bertrand Russell (2007)
 Williams, Donald T. Mere Humanity: G. K. Chesterton, C.S. Lewis, and J.R.R. Tolkien on the Human Condition (2006), (2018)
 Williams, Donald T. Deeper Magic: The Theology Behind the Writings of C.S. Lewis (2016)
 Williams, Donald T. Mere Humanity: G.K. Chesterton, C.S. Lewis, and J.R.R. Tolkien on the Human Condition (2019)
 Williams, Peter S. C.S. Lewis vs the New Atheists (2013)
 Williams, Rowan. The Lion’s World: A Journey into the Heart of Narnia (2013)
 Williams, Thomas. The Heart of the Chronicles of Narnia: Knowing God Here by Finding Him There (2005)
 Williams, Thomas. Following Prince Caspian: Further Encounters with the Lion of Narnia (2008)
 Willis, John Randolph. Pleasures Forevermore: The Theology of C.S. Lewis (1983)
 Wilson, A. N. C.S. Lewis: A Biography (1990)
 Wilson, Douglas. What I Learned in Narnia (2010)
 Wolfe, Judith, and Brendan Wolfe. C.S. Lewis’s Perelandra: Reshaping the Image of the Cosmos (2013)
 Woodal, Charlotte. The Life of C.S. Lewis (2017)
 Woolston, Bob. One Man's s Journey: A Unique Perspective on the Works of C.S. Lewis (2017)
 Yuasa, Kyoko. C.S. Lewis and Christian Postmodernism: Word, Image, and Beyond (2016)
 Zaleski, Philip and Carol. The Fellowship: The Literary Lives of the Inklings: J.R.R. Tolkien, C.S. Lewis, Owen Barfield, Charles Williams (2015)

 На други езици 
  Allori, Laura L. C.. Aspiranti al Paradiso: La letteratura cristiana nelle Cronache di Narnia di C.S. Lewis (2011)
  Bastien, Richard. Cinq défenseurs de la foi et de la raison (2018)
  Bendicks, Cristina. Die Apologie des Christentums bei C.S. Lewis und ihre möglichen Auswirkungen auf die religionspädagogische Praxis (2011)
  Bramlett, Perry. C.S. Lewis. Leben aus der Mitte (2000)
  Bray, Suzanne. C.S. Lewis: Ou la vocation du best-seller (2007)
  Coronel Gagno, Fábio Júnior. C.S. Lewis E O Ensino Religioso (2012)
  Cutsinger, James S. C.S. Lewis apologista y mistico (2008)
  Downing, David. C. S. Lewis. Il più riluttante dei convertiti (2006)
  Fecale, Antonio. C.S. Lewis, uno sgaurdo tra i mondi (2009)
  Feinendegen, Norbert. Apostel der Skeptiker: C.S. Lewis als christlicher Denker der Moderne (2015)
  Fernandez, Irène. Mythe, raison ardente: Imagination et réalité selon C.S. Lewis (2005)
  Gulisano, Paolo. C.S. Lewis: Tra fantasy e Vangelo (2005)
  Gulisano, Paolo. I segreti del mondo di Narnia (2008)
  Gutiérrez Carreras, Pablo. De leones y de hombres: Estudios sonde C.S. Lewis (2014)
  Hooper, Walter. Il professor C.S. Lewis va in paradiso: I racconti del suo segretario, Walter (2013)
  Howard, Thomas. Narnia e oltre. I romanzi di C.S. Lewis (2008)
  Kranz, Gisbert. Studien zu C.S. Lewis  Kreeft, Peter. Tra cielo e inferno. Un dialogo da qualche parte oltre la morte tra J.F. Kennedy, C.S. Lewis e Aldous Huxley (2011)
  Madame Mordlust. Argumente für Gott und Mehr...: Fine Einfürung in die Gedankenwelt von C. S. Lewis (2015)
  Maia, Andrea. Colazione con un centauro. Cibo e cucina in „Le Cronache di Narnia“ di C.S. Lewis (2009)
  Mochell-Cabalero, Anne-Frédérique. L'Evangile selon C.S. Lewis: Le dépassement du masculin/féminin dans la quête de Dieu (2011)
  Möllenbeck, Thomas und Berthold Walt. Wahrheit und Selbstüberschreitung. C.S. Lewis und Josef Pieper über den Menschen (2011)
  Möllenbeck, Thomas und Berthold Walt. Liebe und Glück. Annäherungen mit C.S. Lewis und Josef Pieper (2012)
  Möllenbeck, Thomas und Berthold Walt. Tod und Unsterblichkeit. Erkundungen mit C.S. Lewis und Josef Pieper (2015)
  Möllenbeck, Thomas und Berthold Wald. Christliche Philosophie? Denkwege mit C.S. Lewis und Josef Pieper (2017)
  Möllenbeck, Thomas und Berthold Wald. Schuld und Sünde: Eine notwendige Klärung mit C.S. Lewis und Josef Pieper (2020)
  Möllenbeck, Thomas und Berthold Wald. Gott – Mensch – Natur. Sul Ur-Grund der Moral mit Josef Pieper und C.S. Lewis (2014)
  Odero, José Miguel & María Dolores. C.S. Lewis y la images del hombre (1993)
  Rautmann, Sina Laura. Eine Analyse des Gebets innerhalb von C.S. Lewis „Die Chroniken von Narnia“ (2017)
  Rendel, Christian. Ganz fantastisch! C.S. Lewis – wie Narnia aus Geschichten geboren wurde (2008)
  Strebel, Hanniel. C. S. Lewis für eine neue Generation: Einführung in Leben und Werk (2017)
  Svensson, Manfred. El pensamiento de C.S. Lewis: Más allá de la sensatez (Vida y Pensamiento) (2011)
  Tosi, Francesco. L'Universo risponde Il vero a chi lo interroga onestamente: l'itinerario del desiderio di C.S. Lewis (2014)
  El intinerario del deseo en C. S. Lewis (2018)
  Warzecha, Daniel. L'imaginaire spirituel de C.S. Lewis: Expérience religieuse et imagination dans son oeuvre de fiction (2010)
  Zorn, Otto. Analyse der filmischen Umsetzung des Romans von C.S. Lewis Narnia. Der König von Narnia (2008)

 Публикации на български език 
 Пол Ф. Форд – Нарния пътеводител: Магическият свят на Хрониките на Нарния, К. С. Луис, изд. „Бард“ (2008), ISBN 978-954-585-916-8 (ориг. загл. Paul F. Ford. Companion to Narnia: A Complete Guide to the Magical World of C.S. Lewis’s The Chronicles of Narnia (1980))
 Митр. Калистос Уеър – „Бил ли е К. С. Луис „анонимен православен“?“, на сайта на „Двери на православието“ (ориг. загл. „C.S. Lewis: An ‘Anonymous Orthodox’?“, в сп. „Sobornost“, new series 17.2 (1995))
 Митр. Калистос Уеър – „Господ според Отците на Църквата: К. С. Луис и Източното християнство“, в сп. „Християнство и култура“, год. 10, бр. 1 (2011), с. 129 – 142 (ориг. загл. “God of the Fathers: C.S. Lewis and Eastern Christianity“, в сборника „The Pilgrim’s Guide: C.S. Lewis and the Art of Witness“ (1998))
 Сандра Керелезова – „В „диалога“ между Аслан и Хари Потър“, в сп. „Родна реч“1 бр. 1 – 2 (2006), с. 69 – 71
 Калин Михайлов – „К. С. Луис: да намериш своето истинско Аз“liternet.bg в сп. „Християнство и култура“, год. 5, бр. 2 – 3 (2006), с. 75 – 82
 Калин Михайлов – „„Принц Каспиан" и воюването на християнина“, в сп. „Християнство и култура“, год. 7, бр. 11 (2008), с. 108 – 113
 Калин Михайлов – „Пътуване към човешкия род“, в сп. „Християнство и култура“, год. 8, бр. 11 – 12 (2009), с. 138 – 145
 Калин Михайлов – „От свръхчовек към нечовек, или апокалипсис по Луис“, в сп. „Християнство и култура“, год. 9, бр. 1 (2010), с. 73 – 79
 Калин Михайлов – Трите измерения на действителността: размисъл за филма „Плаването на „Разсъмване“, в сп. „Християнство и култура“, год. 10, бр. 1 (2011), с. 143 – 146
 А. А. Федотов – „Клайв С. Луис за Бога, вярата и човека''“, на сайта на портал и сп. „Култура“ (2014)

Филми за К. С. Луис 
 Земя на сенките (Shadowlands) (1985) – британски телевизионен филм по BBC One (реж. Норман Стоун). Награда на БАФТА (1986 г.) за най-добро актьорско майсторство на Клер Блум. Представен на театралните сцени в Лондон (1989 – 1990 г.), на Бродуей (1990 – 1991 г.) и отново в Лондон (2007 г.).
 Земя на сенките (Shadowlands) (1993) – британски кинофилм (реж. Ричард Атънбъроу) с участието на Антъни Хопкинс и Дебра Уингър
 The Magic Never Ends: The Life and Work of C.S. Lewis (2002) – американски документален филм с участието на Бен Кингсли.
 C.S. Lewis: Beyond Narnia (2005) – британско-американски телевизионен филм (реж. Норман Стоун).

Уебсайтове за К. С. Луис и неговите произведения 
 Официален сайт на К. С. Луис на английски език
 Официален сайт за Нарния на английски език
 WikiNarnia във Fandom
 The Lion's Call – Сайт за Нарния на английски език
 Narnia Web – Фен сайт за Нарния на английски език
 Информация за Нарния в Encyclopaedia Britannica
 Into the Wardrobe – Фен сайт на английски език
 The Essential C.S. Lewis – Фен сайт за К. С. Луис на английски
 Сайт за К. С. Луис на Joel Heck
 Фондация C.S. Lewis
 The New York C.S. Lewis Society
 Narnia Fans Новини за К. С. Луис и „Хрониките на Нарния“ на английски
 Книги на К. С. Луис в The Faded Page
 The Mythopoeic Society – сайт посветен на Инклингите

Източници 

  Библиография във „Fantastic Fiction“
  Библиография в „The Internet Speculative Fiction Database“
  Библиография в „The Encyclopedia of Science Fiction“
 Списък с книги на английски за К. С. Луис
 Произведения за и на К. С. Луис на сайта на C.S. Lewis Society of California
  Библиография в „Лаборатория Фантастики“
  Библиография в „Books in Order“
  Творбите му в биографски, исторически, литературен и критически контекст в „Encyclopedia.com“
 Remembering C.S. Lewis: Recollections of Those Who Knew Him (ред. Джеймс Т. Комо) (1992)
 Walter Hooper – C.S. Lewis: A Companion & Guide (1996)
 Janine Goffar – The C.S. Lewis Index: A Comprehensive Guide to Lewis's Writings and Ideas (1998)
 The Cambridge Companion to C.S. Lewis (2010) – справочник за автора (ред. Робърт Максуейн и Майкъл Уорд)
 P. H. Brazier – C.S. Lewis – An Annotated Bibliography and Resource (2012)

Луис, Клайв Стейпълс